До списку лускокрилих Словаччини віднесені денні метелики і молі, що були зареєстровані у Словаччині.

Згідно з останніми оцінками, існує 2448 видів лускокрилих із 68 родин, що зустрічаються на території Словаччини.

Денні метелики

Головчаки (Hesperiidae) 

 Carcharodus alceae (Esper, 1780)
 Carcharodus floccifera (Zeller, 1847)
 Carcharodus lavatherae (Esper, 1783)
 Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
 Carterocephalus silvicola (Meigen, 1829)
 Erynnis tages (Linnaeus, 1758) — Головчак Таґес
 Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
 Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
 Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
 Pyrgus alveus (Hübner, 1803)
 Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)
 Pyrgus carthami (Hübner, 1813)
 Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
 Pyrgus serratulae (Rambur, 1839)
 Spialia orbifer (Hübner, 1823)
 Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)
 Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)
 Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
 Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Синявцеві (Lycaenidae) 

 Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)
 Aricia eumedon (Esper, 1780)
 Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
 Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
 Cupido minimus (Fuessly, 1775)
 Cupido osiris (Meigen, 1829)
 Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804)
 Cupido argiades (Pallas, 1771)
 Cupido decolorata (Staudinger, 1886)
 Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)
 Favonius quercus (Linnaeus, 1758)
 Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
 Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)
 Lycaena dispar (Haworth, 1802)
 Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)
 Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
 Lycaena thersamon (Esper, 1784)
 Lycaena tityrus (Poda, 1761)
 Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)
 Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
 Phengaris nausithous (Bergstrasser, 1779)
 Phengaris teleius (Bergstrasser, 1779)
 Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
 Plebejus argyrognomon (Bergstrasser, 1779)
 Plebejus idas (Linnaeus, 1761)
 Plebejus optilete (Knoch, 1781)
 Polyommatus admetus (Esper, 1783)
 Polyommatus damon (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)
 Polyommatus coridon (Poda, 1761)
 Polyommatus daphnis (Denis & Schiffermüller, 1775) — Синявець Мелеагр
 Polyommatus amandus (Schneider, 1792)
 Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Polyommatus eros (Ochsenheimer, 1808)
 Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
 Polyommatus thersites (Cantener, 1835)
 Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865)
 Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)
 Satyrium ilicis (Esper, 1779)
 Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)
 Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Satyrium w-album (Knoch, 1782)
 Scolitantides orion (Pallas, 1771)
 Thecla betulae (Linnaeus, 1758)

Сонцевики (Nymphalidae) 

 Aglais io (Linnaeus, 1758)
 Aglais urticae (Linnaeus, 1758) — Сонцевик кропив'яний
 Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Apatura iris (Linnaeus, 1758) — Мінливець великий
 Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
 Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
 Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
 Argynnis laodice (Pallas, 1771)
 Argynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)
 Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)
 Argynnis pandora (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)
 Boloria pales (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Boloria dia (Linnaeus, 1767)
 Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)
 Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Brenthis daphne (Bergstrasser, 1780)
 Brenthis hecate (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Brenthis ino (Rottemburg, 1775)
 Brintesia circe (Fabricius, 1775)
 Chazara briseis (Linnaeus, 1764)
 Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
 Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)
 Coenonympha hero (Linnaeus, 1761)
 Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
 Coenonympha tullia (Muller, 1764)
 Erebia aethiops (Esper, 1777)
 Erebia epiphron (Knoch, 1783)
 Erebia euryale (Esper, 1805)
 Erebia gorge (Hübner, 1804)
 Erebia ligea (Linnaeus, 1758)
 Erebia manto (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Erebia pandrose (Borkhausen, 1788)
 Erebia pharte (Hübner, 1804)
 Erebia pronoe (Esper, 1780)
 Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
 Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)
 Hipparchia fagi (Scopoli, 1763)
 Hipparchia hermione (Linnaeus, 1764)
 Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) — Сатир залізний
 Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)
 Hyponephele lupinus (O. Costa, 1836)
 Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)
 Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
 Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
 Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
 Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)
 Libythea celtis (Laicharting, 1782)
 Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)
 Limenitis populi (Linnaeus, 1758) — Стрічкарка тополева
 Limenitis reducta Staudinger, 1901
 Lopinga achine (Scopoli, 1763)
 Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
 Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
 Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)
 Melitaea aurelia Nickerl, 1850
 Melitaea britomartis Assmann, 1847
 Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
 Melitaea diamina (Lang, 1789)
 Melitaea didyma (Esper, 1778)
 Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Melitaea trivia (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Minois dryas (Scopoli, 1763)
 Neptis rivularis (Scopoli, 1763)
 Neptis sappho (Pallas, 1771)
 Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) — Жалібниця
 Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) — Бараниця грушева
 Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermuller, 1775) — Сонцевик фау-біле
 Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781) — Ванесса чорно-руда
 Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
 Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
 Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Косатцеві (Papilionidae) 

 Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) — Подалірій
 Papilio machaon Linnaeus, 1758 — Махаон
 Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) — Аполлон
 Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) — Мнемозина
 Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775) — Поліксена

Біланові (Pieridae) 

 Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
 Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) — Білан жилкуватий
 Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
 Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
 Colias alfacariensis Ribbe, 1905
 Colias chrysotheme (Esper, 1781)
 Colias croceus (Fourcroy, 1785)
 Colias erate (Esper, 1805)
 Colias hyale (Linnaeus, 1758)
 Colias myrmidone (Esper, 1781)
 Colias palaeno (Linnaeus, 1761)
 Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) — Цитринець
 Leptidea morsei (Fenton, 1882)
 Leptidea reali Reissinger, 1990
 Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) — Білан капустяний
 Pieris bryoniae (Hübner, 1806)
 Pieris mannii (Mayer, 1851)
 Pieris napi (Linnaeus, 1758)
 Pieris rapae (Linnaeus, 1758) — Білан ріпаковий
 Pontia edusa (Fabricius, 1777)

Riodinidae 
 Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) — Люцина

Молі

Adelidae 

 Adela albicinctella Mann, 1852
 Adela croesella (Scopoli, 1763)
 Adela cuprella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Adela mazzolella (Hübner, 1801)
 Adela reaumurella (Linnaeus, 1758)
 Adela violella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cauchas fibulella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cauchas leucocerella (Scopoli, 1763)
 Cauchas rufifrontella (Treitschke, 1833)
 Cauchas rufimitrella (Scopoli, 1763)
 Nematopogon adansoniella (Villers, 1789)
 Nematopogon metaxella (Hübner, 1813)
 Nematopogon pilella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Nematopogon robertella (Clerck, 1759)
 Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839
 Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758)
 Nemophora associatella (Zeller, 1839)
 Nemophora basella (Eversmann, 1844)
 Nemophora congruella (Zeller, 1839)
 Nemophora cupriacella (Hübner, 1819)
 Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758)
 Nemophora dumerilella (Duponchel, 1839)
 Nemophora fasciella (Fabricius, 1775)
 Nemophora metallica (Poda, 1761)
 Nemophora minimella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Nemophora ochsenheimerella (Hübner, 1813)
 Nemophora pfeifferella (Hübner, 1813)
 Nemophora prodigellus (Zeller, 1853)
 Nemophora raddaella (Hübner, 1793)
 Nemophora violellus (Herrich-Schäffer in Stainton, 1851)

Alucitidae 

 Alucita desmodactyla Zeller, 1847
 Alucita grammodactyla Zeller, 1841
 Alucita hexadactyla Linnaeus, 1758
 Alucita huebneri Wallengren, 1859
 Pterotopteryx dodecadactyla Hübner, 1813

Argyresthiidae 

 Argyresthia abdominalis Zeller, 1839
 Argyresthia albistria (Haworth, 1828)
 Argyresthia aurulentella Stainton, 1849
 Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758)
 Argyresthia brockeella (Hübner, 1813)
 Argyresthia conjugella Zeller, 1839
 Argyresthia curvella (Linnaeus, 1761)
 Argyresthia fundella (Fischer von Röslerstamm, 1835)
 Argyresthia glaucinella Zeller, 1839
 Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758)
 Argyresthia pruniella (Clerck, 1759)
 Argyresthia pulchella Lienig & Zeller, 1846
 Argyresthia pygmaeella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Argyresthia retinella Zeller, 1839
 Argyresthia semifusca (Haworth, 1828)
 Argyresthia semitestacella (Curtis, 1833)
 Argyresthia sorbiella (Treitschke, 1833)
 Argyresthia spinosella Stainton, 1849
 Argyresthia submontana Frey, 1871
 Argyresthia amiantella (Zeller, 1847)
 Argyresthia arceuthina Zeller, 1839
 Argyresthia bergiella (Ratzeburg, 1840)
 Argyresthia dilectella Zeller, 1847
 Argyresthia glabratella (Zeller, 1847)
 Argyresthia illuminatella Zeller, 1839
 Argyresthia laevigatella Herrich-Schäffer, 1855
 Argyresthia praecocella Zeller, 1839
  Baraniak, Kulfan & Patocka, 2003
 Argyresthia thuiella (Packard, 1871)
 Argyresthia trifasciata Staudinger, 1871

Autostichidae 
 Apatema apolausticum Gozmany, 1996
 Apatema mediopallidum Walsingham, 1900
 Apatema whalleyi (Popescu-Gorj & Capuse, 1965)
 Deroxena venosulella (Moschler, 1862)
 Donaspastus pannonicus Gozmany, 1952
 Oegoconia caradjai Popescu-Gorj & Capuse, 1965
 Oegoconia deauratella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Oegoconia novimundi (Busck, 1915)
 Oegoconia uralskella Popescu-Gorj & Capuse, 1965
 Pantacordis pales Gozmany, 1954

Batrachedridae 

 Batrachedra pinicolella (Zeller, 1839)
 Batrachedra praeangusta (Haworth, 1828)

Bedelliidae 

 Bedellia somnulentella (Zeller, 1847)

Blastobasidae 

 Blastobasis huemeri Sinev, 1993
 Blastobasis phycidella (Zeller, 1839)
 Hypatopa binotella (Thunberg, 1794)
 Hypatopa inunctella Zeller, 1839
 Hypatopa segnella (Zeller, 1873)
 Tecmerium perplexum (Gozmany, 1957)

Brachodidae 
 Brachodes appendiculata (Esper, 1783)
 Brachodes pumila (Ochsenheimer, 1808)

Брамеї (Brahmaeidae) 

 Lemonia dumi (Linnaeus, 1761)
 Lemonia taraxaci (Denis & Schiffermüller, 1775) — Шовкопряд кульбабовий

Bucculatricidae 

 Bucculatrix absinthii Gartner, 1865
 Bucculatrix albedinella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix argentisignella Herrich-Schäffer, 1855
 Bucculatrix artemisiella Herrich-Schäffer, 1855
 Bucculatrix bechsteinella (Bechstein & Scharfenberg, 1805)
 Bucculatrix cantabricella Chretien, 1898
 Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix cristatella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix demaryella (Duponchel, 1840)
 Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783)
 Bucculatrix gnaphaliella (Treitschke, 1833)
 Bucculatrix humiliella Herrich-Schäffer, 1855
 Bucculatrix maritima Stainton, 1851
 Bucculatrix nigricomella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix noltei Petry, 1912
 Bucculatrix pannonica Deschka, 1982
 Bucculatrix ratisbonensis Stainton, 1861
 Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794)
 Bucculatrix ulmella Zeller, 1848
 Bucculatrix ulmifoliae M. Hering, 1931

Carposinidae 
 Carposina berberidella Herrich-Schäffer, 1854
 Carposina scirrhosella Herrich-Schäffer, 1854

Chimabachidae 

 Dasystoma salicella (Hübner, 1796)
 Diurnea fagella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Diurnea lipsiella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Choreutidae 
 Anthophila abhasica Danilevsky, 1969
 Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)
 Choreutis pariana (Clerck, 1759)
 Prochoreutis myllerana (Fabricius, 1794)
 Prochoreutis sehestediana (Fabricius, 1776)
 Prochoreutis stellaris (Zeller, 1847)
 Tebenna bjerkandrella (Thunberg, 1784)
 Tebenna micalis (Mann, 1857)

Coleophoridae 

 Augasma aeratella (Zeller, 1839)
 Coleophora absinthii Wocke, 1877
 Coleophora adelogrammella Zeller, 1849
 Coleophora adjectella Hering, 1937
 Coleophora adjunctella Hodgkinson, 1882
 Coleophora adspersella Benander, 1939
 Coleophora ahenella Heinemann, 1877
 Coleophora albella (Thunberg, 1788)
 Coleophora albicans Zeller, 1849
 Coleophora albicostella (Duponchel, 1842)
 Coleophora albidella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Coleophora albilineella Toll, 1960
 Coleophora albitarsella Zeller, 1849
 Coleophora alcyonipennella (Kollar, 1832)
 Coleophora aleramica Baldizzone & Stubner, 2007
 Coleophora alnifoliae Barasch, 1934
 Coleophora alticolella Zeller, 1849
 Coleophora amellivora Baldizzone, 1979
 Coleophora anatipenella (Hübner, 1796)
 Coleophora antennariella Herrich-Schäffer, 1861
 Coleophora argentula (Stephens, 1834)
 Coleophora artemisicolella Bruand, 1855
 Coleophora astragalella Zeller, 1849
 Coleophora auricella (Fabricius, 1794)
 Coleophora autumnella (Duponchel, 1843)
 Coleophora badiipennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora ballotella (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
 Coleophora betulella Heinemann, 1877
 Coleophora bilineatella Zeller, 1849
 Coleophora binderella (Kollar, 1832)
 Coleophora binotapennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora brevipalpella Wocke, 1874
 Coleophora caelebipennella Zeller, 1839
 Coleophora caespititiella Zeller, 1839
 Coleophora campestriphaga Baldizzone & Patzak, 1980
 Coleophora cecidophorella Oudejans, 1972
 Coleophora chalcogrammella Zeller, 1839
 Coleophora chamaedriella Bruand, 1852
 Coleophora chrysanthemi Hofmann, 1869
 Coleophora ciconiella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora clypeiferella Hofmann, 1871
 Coleophora colutella (Fabricius, 1794)
 Coleophora congeriella Staudinger, 1859
 Coleophora conspicuella Zeller, 1849
 Coleophora conyzae Zeller, 1868
 Coleophora coracipennella (Hübner, 1796)
 Coleophora cornutella Herrich-Schäffer, 1861
 Coleophora coronillae Zeller, 1849
 Coleophora corsicella Walsingham, 1898
 Coleophora cracella (Vallot, 1835)
 Coleophora currucipennella Zeller, 1839
 Coleophora deauratella Lienig & Zeller, 1846
 Coleophora dentiferella Toll, 1952
 Coleophora dianthi Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora directella Zeller, 1849
 Coleophora discordella Zeller, 1849
 Coleophora ditella Zeller, 1849
 Coleophora expressella Klemensiewicz, 1902
 Coleophora flaviella Mann, 1857
 Coleophora flavipennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora follicularis (Vallot, 1802)
 Coleophora frankii Schmidt, 1886
 Coleophora frischella (Linnaeus, 1758)
 Coleophora fuscociliella Zeller, 1849
 Coleophora fuscocuprella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora galatellae Hering, 1942
 Coleophora galbulipennella Zeller, 1838
 Coleophora gallipennella (Hübner, 1796)
 Coleophora gaviaepennella Toll, 1952
 Coleophora genistae Stainton, 1857
 Coleophora glaseri Toll, 1961
 Coleophora glaucicolella Wood, 1892
 Coleophora glitzella Hofmann, 1869
 Coleophora gnaphalii Zeller, 1839
 Coleophora graminicolella Heinemann, 1876
 Coleophora granulatella Zeller, 1849
 Coleophora gryphipennella (Hübner, 1796)
 Coleophora halophilella Zimmermann, 1926
 Coleophora hartigi Toll, 1944
 Coleophora hemerobiella (Scopoli, 1763)
 Coleophora hungariae Gozmany, 1955
 Coleophora hydrolapathella Hering, 1921
 Coleophora ibipennella Zeller, 1849
 Coleophora idaeella Hofmann, 1869
 Coleophora inulae Wocke, 1877
 Coleophora juncicolella Stainton, 1851
 Coleophora kuehnella (Goeze, 1783)
 Coleophora kyffhusana Petry, 1898
 Coleophora laricella (Hübner, 1817)
 Coleophora ledi Stainton, 1860
 Coleophora limosipennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora lineolea (Haworth, 1828)
 Coleophora linosyridella Fuchs, 1880
 Coleophora linosyris Hering, 1937
 Coleophora lithargyrinella Zeller, 1849
 Coleophora lixella Zeller, 1849
 Coleophora lusciniaepennella (Treitschke, 1833)
 Coleophora lutipennella (Zeller, 1838)
 Coleophora magyarica Baldizzone, 1983
 Coleophora mayrella (Hübner, 1813)
 Coleophora medelichensis Krone, 1908
 Coleophora millefolii Zeller, 1849
 Coleophora milvipennis Zeller, 1839
 Coleophora motacillella Zeller, 1849
 Coleophora murinella Tengstrom, 1848
 Coleophora musculella Muhlig, 1864
 Coleophora niveiciliella Hofmann, 1877
 Coleophora niveicostella Zeller, 1839
 Coleophora niveistrigella Wocke, 1877
 Coleophora nubivagella Zeller, 1849
 Coleophora nutantella Muhlig & Frey, 1857
 Coleophora obviella Rebel, 1914
 Coleophora ochrea (Haworth, 1828)
 Coleophora ochripennella Zeller, 1849
 Coleophora odorariella Muhlig, 1857
 Coleophora onobrychiella Zeller, 1849
 Coleophora ononidella Milliere, 1879
 Coleophora onopordiella Zeller, 1849
 Coleophora orbitella Zeller, 1849
 Coleophora oriolella Zeller, 1849
 Coleophora ornatipennella (Hübner, 1796)
 Coleophora otidipennella (Hübner, 1817)
 Coleophora pappiferella Hofmann, 1869
 Coleophora paripennella Zeller, 1839
 Coleophora partitella Zeller, 1849
 Coleophora peisoniella Kasy, 1965
 Coleophora pennella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Coleophora peribenanderi Toll, 1943
 Coleophora pratella Zeller, 1871
 Coleophora preisseckeri Toll, 1942
 Coleophora prunifoliae Doets, 1944
 Coleophora pseudociconiella Toll, 1952
 Coleophora pseudoditella Baldizzone & Patzak, 1983
 Coleophora pseudolinosyris Kasy, 1979
 Coleophora pseudorepentis Toll, 1960
 Coleophora ptarmicia Walsingham, 1910
 Coleophora pulmonariella Ragonot, 1874
 Coleophora ramosella Zeller, 1849
 Coleophora rectilineella Fischer v. Röslerstamm, 1843
 Coleophora remizella Baldizzone, 1983
 Coleophora riffelensis Rebel, 1913
 Coleophora salinella Stainton, 1859
 Coleophora saponariella Heeger, 1848
 Coleophora saturatella Stainton, 1850
 Coleophora saxicolella (Duponchel, 1843)
 Coleophora sergiella Falkovitsh, 1979
 Coleophora serpylletorum Hering, 1889
 Coleophora serratella (Linnaeus, 1761)
 Coleophora serratulella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora siccifolia Stainton, 1856
 Coleophora silenella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora solitariella Zeller, 1849
 Coleophora spinella (Schrank, 1802)
 Coleophora spiraeella Rebel, 1916
 Coleophora squalorella Zeller, 1849
 Coleophora squamella Constant, 1885
 Coleophora squamosella Stainton, 1856
 Coleophora sternipennella (Zetterstedt, 1839)
 Coleophora stramentella Zeller, 1849
 Coleophora striatipennella Nylander in Tengstrom, 1848
 Coleophora subula (Falkovitsh, 1993)
 Coleophora succursella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora supinella Ortner, 1949
 Coleophora svenssoni Baldizzone, 1985
 Coleophora sylvaticella Wood, 1892
 Coleophora taeniipennella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora tamesis Waters, 1929
 Coleophora tanaceti Muhlig, 1865
 Coleophora therinella Tengstrom, 1848
 Coleophora thymi Hering, 1942
 Coleophora tolli Klimesch, 1951
 Coleophora trientella Christoph, 1872
 Coleophora trifariella Zeller, 1849
 Coleophora trifolii (Curtis, 1832)
 Coleophora trigeminella Fuchs, 1881
 Coleophora trochilella (Duponchel, 1843)
 Coleophora unipunctella Zeller, 1849
 Coleophora vacciniella Herrich-Schäffer, 1861
 Coleophora variicornis Toll, 1952
 Coleophora versurella Zeller, 1849
 Coleophora vestianella (Linnaeus, 1758)
 Coleophora vibicella (Hübner, 1813)
 Coleophora vibicigerella Zeller, 1839
 Coleophora vicinella Zeller, 1849
 Coleophora violacea (Strom, 1783)
 Coleophora virgatella Zeller, 1849
 Coleophora virgaureae Stainton, 1857
 Coleophora vitisella Gregson, 1856
 Coleophora vulnerariae Zeller, 1839
 Coleophora vulpecula Zeller, 1849
 Coleophora wockeella Zeller, 1849
 Coleophora zelleriella Heinemann, 1854
 Goniodoma auroguttella (Fischer v. Röslerstamm, 1841)
 Goniodoma limoniella (Stainton, 1884)
 Metriotes lutarea (Haworth, 1828)

Cosmopterigidae 

 Ascalenia vanella (Frey, 1860)
 Cosmopterix orichalcea Stainton, 1861
 Cosmopterix schmidiella Frey, 1856
 Cosmopterix scribaiella Zeller, 1850
 Cosmopterix zieglerella (Hübner, 1810)
 Eteobalea albiapicella (Duponchel, 1843)
 Eteobalea anonymella (Riedl, 1965)
 Eteobalea intermediella (Riedl, 1966)
 Eteobalea serratella (Treitschke, 1833)
 Eteobalea tririvella (Staudinger, 1870)
 Limnaecia phragmitella Stainton, 1851
 Pancalia leuwenhoekella (Linnaeus, 1761)
 Pancalia nodosella (Bruand, 1851)
 Pancalia schwarzella (Fabricius, 1798)
 Pyroderces argyrogrammos (Zeller, 1847)
 Pyroderces klimeschi Rebel, 1938
 Sorhagenia janiszewskae Riedl, 1962
 Sorhagenia lophyrella (Douglas, 1846)
 Sorhagenia rhamniella (Zeller, 1839)
 Stagmatophora heydeniella (Fischer von Röslerstamm, 1838)
 Vulcaniella extremella (Wocke, 1871)
 Vulcaniella pomposella (Zeller, 1839)

Cossidae 

 Acossus terebra (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cossus cossus (Linnaeus, 1758)
 Dyspessa ulula (Borkhausen, 1790)
 Parahypopta caestrum (Hübner, 1808)
 Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790)
 Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)

Вогнівки-трав'янки (Crambidae) 

 Acentria ephemerella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agriphila brioniellus (Zerny, 1914)
 Agriphila deliella (Hübner, 1813)
 Agriphila geniculea (Haworth, 1811)
 Agriphila hungaricus (A. Schmidt, 1909)
 Agriphila inquinatella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agriphila poliellus (Treitschke, 1832)
 Agriphila selasella (Hübner, 1813)
 Agriphila straminella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agriphila tolli (Bleszynski, 1952)
 Agriphila tristella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763)
 Anania coronata (Hufnagel, 1767)
 Anania crocealis (Hübner, 1796)
 Anania funebris (Strom, 1768)
 Anania fuscalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Anania hortulata (Linnaeus, 1758)
 Anania lancealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Anania luctualis (Hübner, 1793)
 Anania perlucidalis (Hübner, 1809)
 Anania stachydalis (Germar, 1821)
 Anania terrealis (Treitschke, 1829)
 Anania testacealis (Zeller, 1847)
 Anania verbascalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ancylolomia palpella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Aporodes floralis (Hübner, 1809)
 Atralata albofascialis (Treitschke, 1829)
 Calamotropha aureliellus (Fischer v. Röslerstamm, 1841)
 Calamotropha paludella (Hübner, 1824)
 Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)
 Catoptria combinella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Catoptria confusellus (Staudinger, 1882)
 Catoptria falsella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Catoptria fulgidella (Hübner, 1813)
 Catoptria furcatellus (Zetterstedt, 1839)
 Catoptria lythargyrella (Hübner, 1796)
 Catoptria maculalis (Zetterstedt, 1839)
 Catoptria margaritella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Catoptria mytilella (Hübner, 1805)
 Catoptria osthelderi (Lattin, 1950)
 Catoptria pauperellus (Treitschke, 1832)
 Catoptria permutatellus (Herrich-Schäffer, 1848)
 Catoptria petrificella (Hübner, 1796)
 Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)
 Catoptria verellus (Zincken, 1817)
 Chilo phragmitella (Hübner, 1805)
 Cholius luteolaris (Scopoli, 1772)
 Chrysocrambus craterella (Scopoli, 1763)
 Chrysocrambus linetella (Fabricius, 1781)
 Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)
 Crambus alienellus Germar & Kaulfuss, 1817
 Crambus ericella (Hübner, 1813)
 Crambus hamella (Thunberg, 1788)
 Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)
 Crambus pascuella (Linnaeus, 1758)
 Crambus perlella (Scopoli, 1763)
 Crambus pratella (Linnaeus, 1758)
 Crambus silvella (Hübner, 1813)
 Crambus uliginosellus Zeller, 1850
 Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761)
 Dolicharthria punctalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Donacaula forficella (Thunberg, 1794)
 Donacaula mucronella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796)
 Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)
 Epascestria pustulalis (Hübner, 1823)
 Euchromius bella (Hübner, 1796)
 Euchromius ocellea (Haworth, 1811)
 Eudonia delunella (Stainton, 1849)
 Eudonia lacustrata (Panzer, 1804)
 Eudonia laetella (Zeller, 1846)
 Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)
 Eudonia murana (Curtis, 1827)
 Eudonia pallida (Curtis, 1827)
 Eudonia petrophila (Standfuss, 1848)
 Eudonia phaeoleuca (Zeller, 1846)
 Eudonia sudetica (Zeller, 1839)
 Eudonia truncicolella (Stainton, 1849)
 Eudonia vallesialis (Duponchel, 1832)
 Eurrhypis pollinalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Evergestis aenealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Evergestis alborivulalis (Eversmann, 1844)
 Evergestis extimalis (Scopoli, 1763)
 Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758)
 Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761)
 Evergestis limbata (Linnaeus, 1767)
 Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767)
 Evergestis politalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Evergestis sophialis (Fabricius, 1787)
 Friedlanderia cicatricella (Hübner, 1824)
 Gesneria centuriella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763)
 Hellula undalis (Fabricius, 1781)
 Loxostege fascialis (Hübner, 1796)
 Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761)
 Loxostege turbidalis (Treitschke, 1829)
 Mecyna flavalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Mecyna trinalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Metacrambus carectellus (Zeller, 1847)
 Metasia ophialis (Treitschke, 1829)
 Nascia cilialis (Hübner, 1796)
 Nomophila noctuella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767)
 Orenaia alpestralis (Fabricius, 1787)
 Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)
 Ostrinia palustralis (Hübner, 1796)
 Ostrinia quadripunctalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Palpita vitrealis (Rossi, 1794)
 Paracorsia repandalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Parapoynx nivalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)
 Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796)
 Paratalanta pandalis (Hübner, 1825)
 Pediasia aridella (Thunberg, 1788)
 Pediasia contaminella (Hübner, 1796)
 Pediasia fascelinella (Hübner, 1813)
 Pediasia luteella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Platytes alpinella (Hübner, 1813)
 Platytes cerussella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)
 Psammotis pulveralis (Hübner, 1796)
 Pyrausta aerealis (Hübner, 1793)
 Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta cingulata (Linnaeus, 1758)
 Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta falcatalis Guenee, 1854
 Pyrausta nigrata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta obfuscata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta ostrinalis (Hübner, 1796)
 Pyrausta porphyralis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)
 Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767)
 Pyrausta virginalis Duponchel, 1832
 Schoenobius gigantella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Scirpophaga praelata (Scopoli, 1763)
 Sclerocona acutella (Eversmann, 1842)
 Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829)
 Scoparia ancipitella (La Harpe, 1855)
 Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866
 Scoparia ingratella (Zeller, 1846)
 Scoparia pyralella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Scoparia subfusca Haworth, 1811
 Sitochroa palealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)
 Talis quercella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Thisanotia chrysonuchella (Scopoli, 1763)
 Titanio normalis (Hübner, 1796)
 Udea accolalis (Zeller, 1867)
 Udea alpinalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Udea decrepitalis (Herrich-Schäffer, 1848)
 Udea elutalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Udea ferrugalis (Hübner, 1796)
 Udea fulvalis (Hübner, 1809)
 Udea hamalis (Thunberg, 1788)
 Udea inquinatalis (Lienig & Zeller, 1846)
 Udea institalis (Hübner, 1819)
 Udea lutealis (Hübner, 1809)
 Udea nebulalis (Hübner, 1796)
 Udea olivalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Udea prunalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Udea uliginosalis (Stephens, 1834)
 Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794)
 Xanthocrambus lucellus (Herrich-Schäffer, 1848)
 Xanthocrambus saxonellus (Zincken, 1821)

Douglasiidae 

 Klimeschia transversella (Zeller, 1839)
 Tinagma balteolella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Tinagma ocnerostomella (Stainton, 1850)
 Tinagma perdicella Zeller, 1839
 Tinagma signatum Gaedike, 1991

Drepanidae 

 Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758)
 Asphalia ruficollis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cilix glaucata (Scopoli, 1763)
 Cymatophorina diluta (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)
 Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)
 Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758)
 Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)
 Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)
 Polyploca ridens (Fabricius, 1787)
 Sabra harpagula (Esper, 1786)
 Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)
 Tethea or (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Tetheella fluctuosa (Hübner, 1803)
 Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
 Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)
 Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775)

Elachistidae 

 Agonopterix adspersella (Kollar, 1832)
 Agonopterix alstromeriana (Clerck, 1759)
 Agonopterix angelicella (Hübner, 1813)
 Agonopterix arenella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agonopterix assimilella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix astrantiae (Heinemann, 1870)
 Agonopterix atomella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agonopterix capreolella (Zeller, 1839)
 Agonopterix carduella (Hübner, 1817)
 Agonopterix ciliella (Stainton, 1849)
 Agonopterix cnicella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix conterminella (Zeller, 1839)
 Agonopterix curvipunctosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix doronicella (Wocke, 1849)
 Agonopterix furvella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758)
 Agonopterix hippomarathri (Nickerl, 1864)
 Agonopterix hypericella (Hübner, 1817)
 Agonopterix kaekeritziana (Linnaeus, 1767)
 Agonopterix laterella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agonopterix liturosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix multiplicella (Erschoff, 1877)
 Agonopterix nanatella (Stainton, 1849)
 Agonopterix nervosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775)
 Agonopterix oinochroa (Turati, 1879)
 Agonopterix pallorella (Zeller, 1839)
 Agonopterix parilella (Treitschke, 1835)
 Agonopterix petasitis (Standfuss, 1851)
 Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835)
 Agonopterix purpurea (Haworth, 1811)
 Agonopterix quadripunctata (Wocke, 1857)
 Agonopterix rotundella (Douglas, 1846)
 Agonopterix scopariella (Heinemann, 1870)
 Agonopterix selini (Heinemann, 1870)
 Agonopterix senecionis (Nickerl, 1864)
 Agonopterix yeatiana (Fabricius, 1781)
 Anchinia cristalis (Scopoli, 1763)
 Anchinia daphnella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Blastodacna atra (Haworth, 1828)
 Blastodacna hellerella (Duponchel, 1838)
 Blastodacna vinolentella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Chrysoclista lathamella (T. Fletcher, 1936)
 Chrysoclista linneella (Clerck, 1759)
 Chrysoclista splendida Karsholt, 1997
 Depressaria albipunctella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Depressaria artemisiae Nickerl, 1864
 Depressaria badiella (Hübner, 1796)
 Depressaria beckmanni Heinemann, 1870
 Depressaria bupleurella Heinemann, 1870
 Depressaria chaerophylli Zeller, 1839
 Depressaria daucella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Depressaria depressana (Fabricius, 1775) — Міль зонтична
 Depressaria discipunctella Herrich-Schäffer, 1854
 Depressaria douglasella Stainton, 1849
 Depressaria emeritella Stainton, 1849
 Depressaria heydenii Zeller, 1854
 Depressaria hofmanni Stainton, 1861
 Depressaria libanotidella Schlager, 1849
 Depressaria marcella Rebel, 1901
 Depressaria olerella Zeller, 1854
 Depressaria pimpinellae Zeller, 1839
 Depressaria pulcherrimella Stainton, 1849
 Depressaria radiella (Goeze, 1783)
 Depressaria sordidatella Tengstrom, 1848
 Depressaria ultimella Stainton, 1849
 Depressaria hystricella Moschler, 1860
 Dystebenna stephensi (Stainton, 1849)
 Elachista adscitella Stainton, 1851
 Elachista argentella (Clerck, 1759)
 Elachista bedellella (Sircom, 1848)
 Elachista bisulcella (Duponchel, 1843)
 Elachista chrysodesmella Zeller, 1850
 Elachista collitella (Duponchel, 1843)
 Elachista dispilella Zeller, 1839
 Elachista dispunctella (Duponchel, 1843)
 Elachista fasciola Parenti, 1983
 Elachista gangabella Zeller, 1850
 Elachista gormella Nielsen & Traugott-Olsen, 1987
 Elachista gregori Traugott-Olsen, 1988
 Elachista hedemanni Rebel, 1899
 Elachista heringi Rebel, 1899
 Elachista manni Traugott-Olsen, 1990
 Elachista metella Kaila, 2002
 Elachista nitidulella (Herrich-Schäffer, 1885)
 Elachista nolckeni Sulcs, 1992
 Elachista obliquella Stainton, 1854
 Elachista pollinariella Zeller, 1839
 Elachista pollutella Duponchel, 1843
 Elachista pullicomella Zeller, 1839
 Elachista rudectella Stainton, 1851
 Elachista spumella Caradja, 1920
 Elachista squamosella (Duponchel, 1843)
 Elachista subalbidella Schlager, 1847
 Elachista subocellea (Stephens, 1834)
 Elachista svenssoni Traugott-Olsen, 1988
 Elachista szocsi Parenti, 1978
 Elachista unifasciella (Haworth, 1828)
 Elachista kalki Parenti, 1978
 Elachista albidella Nylander, 1848
 Elachista albifrontella (Hübner, 1817)
 Elachista alpinella Stainton, 1854
 Elachista anserinella Zeller, 1839
 Elachista apicipunctella Stainton, 1849
 Elachista atricomella Stainton, 1849
 Elachista biatomella (Stainton, 1848)
 Elachista bifasciella Treitschke, 1833
 Elachista canapennella (Hübner, 1813)
 Elachista cinereopunctella (Haworth, 1828)
 Elachista consortella Stainton, 1851
 Elachista contaminatella Zeller, 1847
 Elachista dimicatella Rebel, 1903
 Elachista elegans Frey, 1859
 Elachista exactella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Elachista freyerella (Hübner, 1825)
 Elachista geminatella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Elachista gleichenella (Fabricius, 1781)
 Elachista griseella (Duponchel, 1843)
 Elachista herrichii Frey, 1859
 Elachista humilis Zeller, 1850
 Elachista irenae Buszko, 1989
 Elachista juliensis Frey, 1870
 Elachista kilmunella Stainton, 1849
 Elachista luticomella Zeller, 1839
 Elachista maculicerusella (Bruand, 1859)
 Elachista martinii O. Hofmann, 1898
 Elachista nobilella Zeller, 1839
 Elachista occidentalis Frey, 1882
 Elachista orstadii N. Palm, 1943
 Elachista poae Stainton, 1855
 Elachista pomerana Frey, 1870
 Elachista quadripunctella (Hübner, 1825)
 Elachista rufocinerea (Haworth, 1828)
 Elachista serricornis Stainton, 1854
 Elachista stabilella Stainton, 1858
 Elachista subnigrella Douglas, 1853
 Elachista tetragonella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Elachista trapeziella Stainton, 1849
 Elachista utonella Frey, 1856
 Elachista zonulae Sruoga, 1992
 Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775)
 Ethmia candidella (Alphéraky, 1908)
 Ethmia dodecea (Haworth, 1828)
 Ethmia fumidella (Wocke, 1850)
 Ethmia haemorrhoidella (Eversmann, 1844)
 Ethmia pusiella (Linnaeus, 1758)
 Ethmia quadrillella (Goeze, 1783)
 Ethmia terminella Fletcher, 1938
 Exaeretia culcitella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Exaeretia allisella Stainton, 1849
 Fuchsia luteella (Heinemann, 1870)
 Haplochrois albanica (Rebel & Zerny, 1932)
 Haplochrois ochraceella (Rebel, 1903)
 Heinemannia festivella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Heinemannia laspeyrella (Hübner, 1796)
 Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763)
 Levipalpus hepatariella (Lienig & Zeller, 1846)
 Luquetia lobella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Orophia denisella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Orophia ferrugella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Orophia sordidella (Hübner, 1796)
 Perittia herrichiella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Perittia obscurepunctella (Stainton, 1848)
 Semioscopis avellanella (Hübner, 1793)
 Semioscopis oculella (Thunberg, 1794)
 Semioscopis steinkellneriana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Semioscopis strigulana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Spuleria flavicaput (Haworth, 1828)
 Stephensia abbreviatella (Stainton, 1851)
 Stephensia brunnichella (Linnaeus, 1767)
 Telechrysis tripuncta (Haworth, 1828)

Endromidae 

 Endromis versicolora (Linnaeus, 1758) — Ендроміс березовий

Epermeniidae 

 Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783)
 Epermenia falciformis (Haworth, 1828)
 Epermenia illigerella (Hübner, 1813)
 Epermenia insecurella (Stainton, 1854)
 Epermenia petrusellus (Heylaerts, 1883)
 Epermenia strictellus (Wocke, 1867)
 Epermenia farreni (Walsingham, 1894)
 Epermenia iniquellus (Wocke, 1867)
 Epermenia profugella (Stainton, 1856)
 Epermenia pontificella (Hübner, 1796)
 Epermenia scurella (Stainton, 1851)
 Ochromolopis ictella (Hübner, 1813)
 Phaulernis dentella (Zeller, 1839)
 Phaulernis fulviguttella (Zeller, 1839)
 Phaulernis rebeliella Gaedike, 1966
 Phaulernis statariella (Heyden, 1863)

Erebidae 

 Amata phegea (Linnaeus, 1758)
 Arctia caja (Linnaeus, 1758) — Ведмедиця кайя
 Arctia festiva (Hufnagel, 1766)
 Arctia villica (Linnaeus, 1758)
 Arctornis l-nigrum (Muller, 1764)
 Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758)
 Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) — Ведмедиця-господиня
 Calliteara abietis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)
 Calymma communimacula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790)
 Catephia alchymista (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Catocala conversa (Esper, 1783)
 Catocala dilecta (Hübner, 1808)
 Catocala diversa (Geyer, 1828)
 Catocala electa (Vieweg, 1790)
 Catocala elocata (Esper, 1787)
 Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) — Стрічкарка блакитна
 Catocala fulminea (Scopoli, 1763)
 Catocala hymenaea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Catocala nupta (Linnaeus, 1767)
 Catocala nymphagoga (Esper, 1787)
 Catocala promissa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Catocala puerpera (Giorna, 1791)
 Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) — Стрічкарка орденська малинова
 Chelis maculosa (Gerning, 1780)
 Colobochyla salicalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758)
 Coscinia striata (Linnaeus, 1758)
 Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)
 Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
 Diaphora luctuosa (Hübner, 1831)
 Diaphora mendica (Clerck, 1759)
 Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758)
 Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1767)
 Dysgonia algira (Linnaeus, 1767)
 Eilema complana (Linnaeus, 1758)
 Eilema depressa (Esper, 1787)
 Eilema griseola (Hübner, 1803)
 Eilema lurideola (Zincken, 1817)
 Eilema lutarella (Linnaeus, 1758)
 Eilema palliatella (Scopoli, 1763)
 Eilema pseudocomplana (Daniel, 1939)
 Eilema pygmaeola (Doubleday, 1847)
 Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)
 Eublemma amoena (Hübner, 1803)
 Eublemma minutata (Fabricius, 1794)
 Eublemma panonica (Freyer, 1840)
 Eublemma parva (Hübner, 1808)
 Eublemma purpurina (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Euclidia mi (Clerck, 1759)
 Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
 Euclidia triquetra (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) — Ведмедиця Гера
 Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) — Золотогуз
 Euproctis similis (Fuessly, 1775)
 Grammodes stolida (Fabricius, 1775)
 Herminia grisealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)
 Herminia tarsipennalis (Treitschke, 1835)
 Hypena crassalis (Fabricius, 1787)
 Hypena obesalis Treitschke, 1829
 Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)
 Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)
 Hypenodes humidalis Doubleday, 1850
 Hyphantria cunea (Drury, 1773) — Американський білий метелик
 Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758)
 Idia calvaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Laelia coenosa (Hübner, 1808)
 Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Leucoma salicis (Linnaeus, 1758)
 Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
 Lygephila ludicra (Hübner, 1790)
 Lygephila lusoria (Linnaeus, 1758)
 Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)
 Lygephila procax (Hübner, 1813)
 Lygephila viciae (Hübner, 1822)
 Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
 Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)
 Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793)
 Metachrostis dardouini (Boisduval, 1840)
 Miltochrista miniata (Forster, 1771)
 Minucia lunaris (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Nudaria mundana (Linnaeus, 1761)
 Ocneria rubea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ocnogyna parasita (Hübner, 1790)
 Odice arcuinna (Hübner, 1790)
 Orgyia recens (Hübner, 1819)
 Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)
 Paidia rica (Freyer, 1858)
 Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)
 Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761)
 Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758)
 Parocneria detrita (Esper, 1785)
 Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758)
 Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
 Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, 1852) — лишайниця жовта
 Penthophera morio (Linnaeus, 1767)
 Pericallia matronula (Linnaeus, 1758)
 Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
 Phragmatobia luctifera (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Phytometra viridaria (Clerck, 1759)
 Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758)
 Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)
 Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
 Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)
 Schrankia taenialis (Hübner, 1809)
 Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)
 Setina irrorella (Linnaeus, 1758)
 Setina roscida (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Simplicia rectalis (Eversmann, 1842)
 Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)
 Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766)
 Spilosoma urticae (Esper, 1789)
 Thumatha senex (Hübner, 1808)
 Trisateles emortualis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)
 Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758)
 Watsonarctia deserta (Bartel, 1902)
 Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763)
 Zanclognatha zelleralis (Wocke, 1850)

Eriocraniidae 

 Dyseriocrania subpurpurella (Haworth, 1828)
 Eriocrania cicatricella (Zetterstedt, 1839)
 Eriocrania sangii (Wood, 1891)
 Eriocrania semipurpurella (Stephens, 1835)
 Eriocrania sparrmannella (Bosc, 1791)
 Heringocrania unimaculella (Zetterstedt, 1839)

Euteliidae 
 Eutelia adulatrix (Hübner, 1813)

Gelechiidae 

 Acompsia cinerella (Clerck, 1759)
 Acompsia tripunctella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acompsia schmidtiellus (Heyden, 1848)
 Altenia scriptella (Hübner, 1796)
 Anacampsis blattariella (Hübner, 1796)
 Anacampsis obscurella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Anacampsis populella (Clerck, 1759)
 Anacampsis scintillella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Anacampsis temerella (Lienig & Zeller, 1846)
 Anacampsis timidella (Wocke, 1887)
 Anarsia lineatella Zeller, 1839
 Anarsia spartiella (Schrank, 1802)
 Anasphaltis renigerellus (Zeller, 1839)
 Apodia bifractella (Duponchel, 1843)
 Aproaerema anthyllidella (Hübner, 1813)
 Argolamprotes micella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Aristotelia brizella (Treitschke, 1833)
 Aristotelia decoratella (Staudinger, 1879)
 Aristotelia decurtella (Hübner, 1813)
 Aristotelia ericinella (Zeller, 1839)
 Aristotelia subdecurtella (Stainton, 1859)
 Aristotelia subericinella (Duponchel, 1843)
 Aroga flavicomella (Zeller, 1839)
 Aroga velocella (Duponchel, 1838)
 Athrips amoenella (Frey, 1882)
 Athrips mouffetella (Linnaeus, 1758)
 Athrips nigricostella (Duponchel, 1842)
 Athrips patockai (Povolny, 1979)
 Athrips rancidella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Atremaea lonchoptera Staudinger, 1871
 Brachmia blandella (Fabricius, 1798)
 Brachmia dimidiella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Brachmia inornatella (Douglas, 1850)
 Bryotropha affinis (Haworth, 1828)
 Bryotropha basaltinella (Zeller, 1839)
 Bryotropha desertella (Douglas, 1850)
 Bryotropha domestica (Haworth, 1828)
 Bryotropha galbanella (Zeller, 1839)
 Bryotropha patockai Elsner & Karsholt, 2003
 Bryotropha senectella (Zeller, 1839)
 Bryotropha similis (Stainton, 1854)
 Bryotropha tachyptilella (Rebel, 1916)
 Bryotropha terrella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Carpatolechia aenigma (Sattler, 1983)
 Carpatolechia alburnella (Zeller, 1839)
 Carpatolechia decorella (Haworth, 1812)
 Carpatolechia fugacella (Zeller, 1839)
 Carpatolechia fugitivella (Zeller, 1839)
 Carpatolechia notatella (Hübner, 1813)
 Carpatolechia proximella (Hübner, 1796)
 Caryocolum alsinella (Zeller, 1868)
 Caryocolum amaurella (M. Hering, 1924)
 Caryocolum blandella (Douglas, 1852)
 Caryocolum blandelloides Karsholt, 1981
 Caryocolum cassella (Walker, 1864)
 Caryocolum cauligenella (Schmid, 1863)
 Caryocolum fischerella (Treitschke, 1833)
 Caryocolum huebneri (Haworth, 1828)
 Caryocolum inflativorella (Klimesch, 1938)
 Caryocolum junctella (Douglas, 1851)
 Caryocolum kroesmanniella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Caryocolum leucomelanella (Zeller, 1839)
 Caryocolum marmorea (Haworth, 1828)
 Caryocolum proxima (Haworth, 1828)
 Caryocolum schleichi (Christoph, 1872)
 Caryocolum tischeriella (Zeller, 1839)
 Caryocolum tricolorella (Haworth, 1812)
 Caryocolum vicinella (Douglas, 1851)
 Caulastrocecis furfurella (Staudinger, 1871)
 Caulastrocecis pudicellus (Mann, 1861)
 Chionodes continuella (Zeller, 1839)
 Chionodes distinctella (Zeller, 1839)
 Chionodes electella (Zeller, 1839)
 Chionodes fumatella (Douglas, 1850)
 Chionodes holosericella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Chionodes luctuella (Hübner, 1793)
 Chionodes tragicella (Heyden, 1865)
 Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775)
 Chrysoesthia sexguttella (Thunberg, 1794)
 Chrysoesthia verrucosa Tokar, 1999
 Coleotechnites piceaella (Kearfott, 1903)
 Cosmardia moritzella (Treitschke, 1835)
 Crossobela trinotella (Herrich-Schäffer, 1856)
 Dichomeris alacella (Zeller, 1839)
 Dichomeris barbella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dichomeris derasella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dichomeris juniperella (Linnaeus, 1761)
 Dichomeris latipennella (Rebel, 1937)
 Dichomeris limosellus (Schlager, 1849)
 Dichomeris marginella (Fabricius, 1781)
 Dichomeris rasilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Dichomeris ustalella (Fabricius, 1794)
 Ephysteris inustella (Zeller, 1847)
 Ephysteris promptella (Staudinger, 1859)
 Eulamprotes atrella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eulamprotes baldizzonei Huemer & Karsholt, 2013
  Elsner, 2013
 Eulamprotes ochricapilla (Rebel, 1903)
 Eulamprotes plumbella (Heinemann, 1870)
 Eulamprotes superbella (Zeller, 1839)
 Eulamprotes unicolorella (Duponchel, 1843)
 Eulamprotes wilkella (Linnaeus, 1758)
 Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758)
 Filatima incomptella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Filatima spurcella (Duponchel, 1843)
 Filatima tephritidella (Duponchel, 1844)
 Gelechia asinella (Hübner, 1796)
 Gelechia cuneatella Douglas, 1852
 Gelechia muscosella Zeller, 1839
 Gelechia nigra (Haworth, 1828)
 Gelechia rhombella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Gelechia rhombelliformis Staudinger, 1871
 Gelechia sabinellus (Zeller, 1839)
 Gelechia scotinella Herrich-Schäffer, 1854
 Gelechia senticetella (Staudinger, 1859)
 Gelechia sestertiella Herrich-Schäffer, 1854
 Gelechia sororculella (Hübner, 1817)
 Gelechia turpella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Gladiovalva aizpuruai Vives, 1990
 Gnorimoschema steueri Povolny, 1975
 Helcystogramma albinervis (Gerasimov, 1929)
 Helcystogramma arulensis (Rebel, 1929)
 Helcystogramma lineolella (Zeller, 1839)
 Helcystogramma lutatella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828)
 Helcystogramma triannulella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Hypatima rhomboidella (Linnaeus, 1758)
 Isophrictis anthemidella (Wocke, 1871)
 Isophrictis striatella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Iwaruna klimeschi Wolff, 1958
 Klimeschiopsis kiningerella (Duponchel, 1843)
 Megacraspedus balneariellus (Chretien, 1907)
 Megacraspedus binotella (Duponchel, 1843)
 Megacraspedus dolosellus (Zeller, 1839)
 Megacraspedus imparellus (Fischer von Röslerstamm, 1843)
 Megacraspedus separatellus (Fischer von Röslerstamm, 1843)
 Mesophleps silacella (Hübner, 1796)
 Metzneria aestivella (Zeller, 1839)
 Metzneria aprilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Metzneria ehikeella Gozmany, 1954
 Metzneria intestinella (Mann, 1864)
 Metzneria lappella (Linnaeus, 1758)
 Metzneria metzneriella (Stainton, 1851)
 Metzneria neuropterella (Zeller, 1839)
 Metzneria paucipunctella (Zeller, 1839)
 Metzneria santolinella (Amsel, 1936)
 Mirificarma cytisella (Treitschke, 1833)
 Mirificarma eburnella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Mirificarma lentiginosella (Zeller, 1839)
 Mirificarma maculatella (Hübner, 1796)
 Mirificarma mulinella (Zeller, 1839)
 Monochroa arundinetella (Boyd, 1857)
 Monochroa conspersella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Monochroa cytisella (Curtis, 1837)
 Monochroa divisella (Douglas, 1850)
 Monochroa elongella (Heinemann, 1870)
 Monochroa hornigi (Staudinger, 1883)
 Monochroa inflexella Svensson, 1992
 Monochroa lucidella (Stephens, 1834)
 Monochroa lutulentella (Zeller, 1839)
 Monochroa niphognatha (Gozmany, 1953)
 Monochroa nomadella (Zeller, 1868)
 Monochroa palustrellus (Douglas, 1850)
 Monochroa parvulata (Gozmany, 1957)
 Monochroa rumicetella (O. Hofmann, 1868)
 Monochroa sepicolella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Monochroa servella (Zeller, 1839)
 Monochroa simplicella (Lienig & Zeller, 1846)
 Monochroa tenebrella (Hübner, 1817)
 Neofaculta ericetella (Geyer, 1832)
 Neofaculta infernella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Neofriseria peliella (Treitschke, 1835)
 Neofriseria singula (Staudinger, 1876)
 Neotelphusa sequax (Haworth, 1828)
 Nothris lemniscellus (Zeller, 1839)
 Nothris verbascella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Parachronistis albiceps (Zeller, 1839)
 Parastenolechia nigrinotella (Zeller, 1847)
 Pexicopia malvella (Hübner, 1805)
 Platyedra subcinerea (Haworth, 1828)
 Prolita sexpunctella (Fabricius, 1794)
 Prolita solutella (Zeller, 1839)
 Pseudotelphusa istrella (Mann, 1866)
 Pseudotelphusa paripunctella (Thunberg, 1794)
 Pseudotelphusa scalella (Scopoli, 1763)
 Pseudotelphusa tessella (Linnaeus, 1758)
 Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839)
 Ptocheuusa abnormella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Recurvaria leucatella (Clerck, 1759)
 Recurvaria nanella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Sattleria dzieduszyckii (Nowicki, 1864)
 Scrobipalpa acuminatella (Sircom, 1850)
 Scrobipalpa adaptata (Povolny, 2001)
 Scrobipalpa arenbergeri Povolny, 1973
 Scrobipalpa artemisiella (Treitschke, 1833)
 Scrobipalpa atriplicella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Scrobipalpa brahmiella (Heyden, 1862)
 Scrobipalpa chrysanthemella (E. Hofmann, 1867)
 Scrobipalpa erichi Povolny, 1964
 Scrobipalpa halonella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Scrobipalpa murinella (Duponchel, 1843)
 Scrobipalpa nitentella (Fuchs, 1902)
 Scrobipalpa obsoletella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858)
 Scrobipalpa pauperella (Heinemann, 1870)
 Scrobipalpa proclivella (Fuchs, 1886)
 Scrobipalpa reiprichi Povolny, 1984
 Scrobipalpa samadensis (Pfaffenzeller, 1870)
 Scrobipalpula psilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Scrobipalpula tussilaginis (Stainton, 1867)
 Sitotroga cerealella (Olivier, 1789)
 Sophronia ascalis Gozmany, 1951
 Sophronia chilonella (Treitschke, 1833)
 Sophronia consanguinella Herrich-Schäffer, 1854
 Sophronia humerella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Sophronia illustrella (Hübner, 1796)
 Sophronia semicostella (Hübner, 1813)
 Sophronia sicariellus (Zeller, 1839)
 Stenolechia gemmella (Linnaeus, 1758)
 Stenolechiodes pseudogemmellus Elsner, 1996
 Stomopteryx detersella (Zeller, 1847)
 Stomopteryx hungaricella Gozmany, 1957
 Stomopteryx remissella (Zeller, 1847)
 Syncopacma albifrontella (Heinemann, 1870)
 Syncopacma cinctella (Clerck, 1759)
 Syncopacma cincticulella (Bruand, 1851)
 Syncopacma coronillella (Treitschke, 1833)
 Syncopacma larseniella Gozmany, 1957
 Syncopacma linella (Chretien, 1904)
 Syncopacma ochrofasciella (Toll, 1936)
 Syncopacma patruella (Mann, 1857)
 Syncopacma sangiella (Stainton, 1863)
 Syncopacma suecicella (Wolff, 1958)
 Syncopacma taeniolella (Zeller, 1839)
 Syncopacma vinella (Bankes, 1898)
 Syncopacma wormiella (Wolff, 1958)
 Teleiodes flavimaculella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Teleiodes luculella (Hübner, 1813)
 Teleiodes saltuum (Zeller, 1878)
 Teleiodes vulgella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Teleiodes wagae (Nowicki, 1860)
 Teleiopsis bagriotella (Duponchel, 1840)
 Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828)
 Thiotricha subocellea (Stephens, 1834)
 Xystophora carchariella (Zeller, 1839)
 Xystophora pulveratella (Herrich-Schäffer, 1854)

П'ядуни (Geometridae) 

 Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758)
 Abraxas sylvata (Scopoli, 1763)
 Acasis appensata (Eversmann, 1842)
 Acasis viretata (Hübner, 1799)
 Aethalura punctulata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agriopis aurantiaria (Hübner, 1799)
 Agriopis bajaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agriopis leucophaearia (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agriopis marginaria (Fabricius, 1776)
 Alcis bastelbergeri (Hirschke, 1908)
 Alcis jubata (Thunberg, 1788)
 Alcis repandata (Linnaeus, 1758)
 Alsophila aceraria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Alsophila aescularia (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)
 Anticlea derivata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Anticollix sparsata (Treitschke, 1828)
 Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)
 Aplasta ononaria (Fuessly, 1783)
 Aplocera efformata (Guenee, 1858)
 Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)
 Aplocera praeformata (Hübner, 1826)
 Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Archiearis parthenias (Linnaeus, 1761)
 Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758)
 Artiora evonymaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ascotis selenaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Aspitates gilvaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Asthena albulata (Hufnagel, 1767)
 Asthena anseraria (Herrich-Schäffer, 1855)
 Baptria tibiale (Esper, 1791)
 Biston betularia (Linnaeus, 1758) — п'ядун березовий
 Biston strataria (Hufnagel, 1767)
 Boudinotiana notha (Hübner, 1803)
 Boudinotiana puella (Esper, 1787)
 Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758)
 Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)
 Cabera pusaria (Linnaeus, 1758)
 Campaea honoraria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761)
 Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)
 Camptogramma scripturata (Hübner, 1799)
 Cataclysme riguata (Hübner, 1813)
 Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767)
 Catarhoe rubidata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cepphis advenaria (Hübner, 1790)
 Charissa obscurata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Charissa pullata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Charissa ambiguata (Duponchel, 1830)
 Charissa intermedia (Wehrli, 1917)
 Charissa glaucinaria (Hübner, 1799)
 Chesias rufata (Fabricius, 1775)
 Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)
 Chlorissa cloraria (Hübner, 1813)
 Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)
 Chloroclysta miata (Linnaeus, 1758)
 Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)
 Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
 Chondrosoma fiduciaria Anker, 1854 — хондрозома угорська
 Cidaria fulvata (Forster, 1771)
 Cleora cinctaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767)
 Coenocalpe lapidata (Hübner, 1809)
 Coenotephria salicata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Coenotephria tophaceata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Colostygia aptata (Hübner, 1813)
 Colostygia aqueata (Hübner, 1813)
 Colostygia austriacaria (Herrich-Schäffer, 1852)
 Colostygia kollariaria (Herrich-Schäffer, 1848)
 Colostygia olivata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)
 Colostygia turbata (Hübner, 1799)
 Colotois pennaria (Linnaeus, 1761)
 Comibaena bajularia (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)
 Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794)
 Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)
 Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793)
 Cyclophora linearia (Hübner, 1799)
 Cyclophora porata (Linnaeus, 1767)
 Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)
 Cyclophora suppunctaria (Zeller, 1847)
 Cyclophora albiocellaria (Hübner, 1789)
 Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767)
 Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)
 Cyclophora pendularia (Clerck, 1759)
 Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1897)
 Cyclophora ruficiliaria (Herrich-Schäffer, 1855)
 Deileptenia ribeata (Clerck, 1759)
 Dyscia conspersaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dysstroma citrata (Linnaeus, 1761)
 Dysstroma infuscata (Tengstrom, 1869)
 Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767)
 Earophila badiata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ecliptopera capitata (Herrich-Schäffer, 1839)
 Ecliptopera silaceata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eilicrinia cordiaria (Hübner, 1790)
 Eilicrinia trinotata (Metzner, 1845)
 Electrophaes corylata (Thunberg, 1792)
 Elophos operaria (Hübner, 1813)
 Elophos dilucidaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Elophos serotinaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Elophos vittaria (Thunberg, 1788)
 Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
 Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758)
 Ennomos autumnaria (Werneburg, 1859)
 Ennomos erosaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809)
 Ennomos quercaria (Hübner, 1813)
 Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767)
 Entephria caesiata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Entephria cyanata (Hübner, 1809)
 Entephria flavicinctata (Hübner, 1813)
 Entephria nobiliaria (Herrich-Schäffer, 1852)
 Epione repandaria (Hufnagel, 1767)
 Epione vespertaria (Linnaeus, 1767)
 Epirranthis diversata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Epirrhoe alternata (Muller, 1764)
 Epirrhoe galiata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Epirrhoe hastulata (Hübner, 1790)
 Epirrhoe molluginata (Hübner, 1813)
 Epirrhoe pupillata (Thunberg, 1788)
 Epirrhoe rivata (Hübner, 1813)
 Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758)
 Epirrita autumnata (Borkhausen, 1794)
 Epirrita christyi (Allen, 1906)
 Epirrita dilutata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Erannis defoliaria (Clerck, 1759)
 Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763)
 Eulithis mellinata (Fabricius, 1787)
 Eulithis populata (Linnaeus, 1758)
 Eulithis prunata (Linnaeus, 1758)
 Eulithis testata (Linnaeus, 1761)
 Euphyia biangulata (Haworth, 1809)
 Euphyia frustata (Treitschke, 1828)
 Euphyia unangulata (Haworth, 1809)
 Eupithecia abbreviata Stephens, 1831
 Eupithecia abietaria (Goeze, 1781)
 Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759)
 Eupithecia actaeata Walderdorff, 1869
 Eupithecia addictata Dietze, 1908
 Eupithecia alliaria Staudinger, 1870
 Eupithecia analoga Djakonov, 1926
 Eupithecia assimilata Doubleday, 1856
 Eupithecia cauchiata (Duponchel, 1831)
 Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eupithecia conterminata (Lienig, 1846)
 Eupithecia denotata (Hübner, 1813)
 Eupithecia denticulata (Treitschke, 1828)
 Eupithecia dissertata (Pungeler, 1905)
 Eupithecia distinctaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia dodoneata Guenee, 1858
 Eupithecia egenaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia ericeata (Rambur, 1833)
 Eupithecia exiguata (Hübner, 1813)
 Eupithecia expallidata Doubleday, 1856
 Eupithecia extraversaria Herrich-Schäffer, 1852
 Eupithecia extremata (Fabricius, 1787)
 Eupithecia graphata (Treitschke, 1828)
 Eupithecia gueneata Milliere, 1862
 Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856
 Eupithecia icterata (de Villers, 1789)
 Eupithecia immundata (Lienig, 1846)
 Eupithecia impurata (Hübner, 1813)
 Eupithecia indigata (Hübner, 1813)
 Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767)
 Eupithecia insigniata (Hübner, 1790)
 Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839)
 Eupithecia inturbata (Hübner, 1817)
 Eupithecia irriguata (Hübner, 1813)
 Eupithecia lanceata (Hübner, 1825)
 Eupithecia laquaearia Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia lariciata (Freyer, 1841)
 Eupithecia linariata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eupithecia millefoliata Rossler, 1866
 Eupithecia nanata (Hübner, 1813)
 Eupithecia ochridata Schutze & Pinker, 1968
 Eupithecia orphnata W. Petersen, 1909
 Eupithecia pauxillaria Boisduval, 1840
 Eupithecia pimpinellata (Hübner, 1813)
 Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809)
 Eupithecia pusillata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eupithecia pygmaeata (Hübner, 1799)
 Eupithecia pyreneata Mabille, 1871
 Eupithecia satyrata (Hübner, 1813)
 Eupithecia schiefereri Bohatsch, 1893
 Eupithecia selinata Herrich-Schäffer, 1861
 Eupithecia semigraphata Bruand, 1850
 Eupithecia silenata Assmann, 1848
 Eupithecia silenicolata Mabille, 1867
 Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809)
 Eupithecia sinuosaria (Eversmann, 1848)
 Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)
 Eupithecia subumbrata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758)
 Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840
 Eupithecia tenuiata (Hübner, 1813)
 Eupithecia tripunctaria Herrich-Schäffer, 1852
 Eupithecia trisignaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia undata (Freyer, 1840)
 Eupithecia valerianata (Hübner, 1813)
 Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)
 Eupithecia veratraria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861
 Eupithecia vulgata (Haworth, 1809)
 Eustroma reticulata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Fagivorina arenaria (Hufnagel, 1767)
 Gagitodes sagittata (Fabricius, 1787)
 Gandaritis pyraliata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758)
 Glacies alpinata (Scopoli, 1763)
 Glacies canaliculata (Hochenwarth, 1785)
 Glacies coracina (Esper, 1805)
 Glacies noricana (Wagner, 1898)
 Gnophos furvata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Gnophos dumetata Treitschke, 1827
 Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)
 Heliomata glarearia (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795)
 Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)
 Horisme aemulata (Hübner, 1813)
 Horisme corticata (Treitschke, 1835)
 Horisme radicaria (de La Harpe, 1855)
 Horisme tersata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Horisme vitalbata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)
 Hydrelia sylvata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hydria cervinalis (Scopoli, 1763)
 Hydria undulata (Linnaeus, 1758)
 Hydriomena furcata (Thunberg, 1784)
 Hydriomena impluviata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hydriomena ruberata (Freyer, 1831)
 Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)
 Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)
 Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hypoxystis pluviaria (Fabricius, 1787)
 Idaea aureolaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
 Idaea biselata (Hufnagel, 1767)
 Idaea degeneraria (Hübner, 1799)
 Idaea deversaria (Herrich-Schäffer, 1847)
 Idaea dilutaria (Hübner, 1799)
 Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)
 Idaea elongaria (Rambur, 1833)
 Idaea emarginata (Linnaeus, 1758)
 Idaea filicata (Hübner, 1799)
 Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781)
 Idaea humiliata (Hufnagel, 1767)
 Idaea inquinata (Scopoli, 1763)
 Idaea laevigata (Scopoli, 1763)
 Idaea moniliata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Idaea muricata (Hufnagel, 1767)
 Idaea nitidata (Herrich-Schäffer, 1861)
 Idaea obsoletaria (Rambur, 1833)
 Idaea ochrata (Scopoli, 1763)
 Idaea pallidata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Idaea politaria (Hübner, 1799)
 Idaea rubraria (Staudinger, 1901)
 Idaea rufaria (Hübner, 1799)
 Idaea rusticata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Idaea seriata (Schrank, 1802)
 Idaea serpentata (Hufnagel, 1767)
 Idaea straminata (Borkhausen, 1794)
 Idaea subsericeata (Haworth, 1809)
 Idaea sylvestraria (Hübner, 1799)
 Idaea trigeminata (Haworth, 1809)
 Isturgia arenacearia (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Isturgia murinaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Isturgia roraria (Fabricius, 1776)
 Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)
 Jodis putata (Linnaeus, 1758)
 Lampropteryx otregiata (Metcalfe, 1917)
 Lampropteryx suffumata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Larentia clavaria (Haworth, 1809)
 Ligdia adustata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lithostege farinata (Hufnagel, 1767)
 Lithostege griseata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)
 Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)
 Lomaspilis opis Butler, 1878
 Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775)
 Lomographa temerata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lycia hirtaria (Clerck, 1759)
 Lycia isabellae (Harrison, 1914)
 Lycia pomonaria (Hübner, 1790)
 Lycia zonaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lythria cruentaria (Hufnagel, 1767)
 Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758)
 Macaria alternata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Macaria artesiaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Macaria brunneata (Thunberg, 1784)
 Macaria liturata (Clerck, 1759)
 Macaria notata (Linnaeus, 1758)
 Macaria signaria (Hübner, 1809)
 Macaria wauaria (Linnaeus, 1758)
 Martania taeniata (Stephens, 1831)
 Melanthia alaudaria (Freyer, 1846)
 Melanthia procellata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758)
 Mesotype didymata (Linnaeus, 1758)
 Mesotype parallelolineata (Retzius, 1783)
 Mesotype verberata (Scopoli, 1763)
 Minoa murinata (Scopoli, 1763)
 Narraga fasciolaria (Hufnagel, 1767)
 Narraga tessularia (Metzner, 1845)
 Nebula achromaria (de La Harpe, 1853)
 Nebula nebulata (Treitschke, 1828)
 Nothocasis sertata (Hübner, 1817)
 Nycterosea obstipata (Fabricius, 1794)
 Odezia atrata (Linnaeus, 1758)
 Odontopera bidentata (Clerck, 1759)
 Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)
 Operophtera fagata (Scharfenberg, 1805)
 Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)
 Orthonama vittata (Borkhausen, 1794)
 Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)
 Pachycnemia hippocastanaria (Hübner, 1799)
 Paraboarmia viertlii (Bohatsch, 1883)
 Paradarisa consonaria (Hübner, 1799)
 Parectropis similaria (Hufnagel, 1767)
 Pareulype berberata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pasiphila chloerata (Mabille, 1870)
 Pasiphila debiliata (Hübner, 1817)
 Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758)
 Pelurga comitata (Linnaeus, 1758)
 Pennithera firmata (Hübner, 1822)
 Perconia strigillaria (Hübner, 1787)
 Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Peribatodes secundaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Peribatodes umbraria (Hübner, 1809)
 Perizoma affinitata (Stephens, 1831)
 Perizoma albulata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758)
 Perizoma bifaciata (Haworth, 1809)
 Perizoma blandiata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Perizoma flavofasciata (Thunberg, 1792)
 Perizoma hydrata (Treitschke, 1829)
 Perizoma incultaria (Herrich-Schäffer, 1848)
 Perizoma lugdunaria (Herrich-Schäffer, 1855)
 Perizoma minorata (Treitschke, 1828)
 Perizoma obsoletata (Herrich-Schäffer, 1838)
 Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)
 Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849)
 Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767)
 Phigalia pilosaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Philereme transversata (Hufnagel, 1767)
 Philereme vetulata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)
 Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758)
 Plemyria rubiginata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)
 Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767)
 Psodos quadrifaria (Sulzer, 1776)
 Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783)
 Pungeleria capreolaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758)
 Rheumaptera subhastata (Nolcken, 1870)
 Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)
 Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759)
 Schistostege decussata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Scopula flaccidaria (Zeller, 1852)
 Scopula floslactata (Haworth, 1809)
 Scopula immutata (Linnaeus, 1758)
 Scopula incanata (Linnaeus, 1758)
 Scopula marginepunctata (Goeze, 1781)
 Scopula subpunctaria (Herrich-Schäffer, 1847)
 Scopula ternata Schrank, 1802
 Scopula caricaria (Reutti, 1853)
 Scopula corrivalaria (Kretschmar, 1862)
 Scopula decorata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Scopula immorata (Linnaeus, 1758)
 Scopula nemoraria (Hübner, 1799)
 Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)
 Scopula ornata (Scopoli, 1763)
 Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)
 Scopula umbelaria (Hübner, 1813)
 Scopula virgulata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Scotopteryx bipunctaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758)
 Scotopteryx coarctaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767)
 Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763)
 Scotopteryx mucronata (Scopoli, 1763)
 Selenia dentaria (Fabricius, 1775)
 Selenia lunularia (Hübner, 1788)
 Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)
 Selidosema plumaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Siona lineata (Scopoli, 1763)
 Spargania luctuata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Stegania cararia (Hübner, 1790)
 Stegania dilectaria (Hübner, 1790)
 Synopsia sociaria (Hübner, 1799)
 Tephronia sepiaria (Hufnagel, 1767)
 Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)
 Thera britannica (Turner, 1925)
 Thera cognata (Thunberg, 1792)
 Thera juniperata (Linnaeus, 1758)
 Thera obeliscata (Hübner, 1787)
 Thera variata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Thera vetustata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Therapis flavicaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Theria rupicapraria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787)
 Timandra comae Schmidt, 1931
 Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794)
 Trichopteryx polycommata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758)
 Venusia blomeri (Curtis, 1832)
 Venusia cambrica Curtis, 1839
 Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794)
 Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)
 Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)
 Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)
 Xanthorhoe incursata (Hübner, 1813)
 Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Xanthorhoe quadrifasiata (Clerck, 1759)
 Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775)

Glyphipterigidae 

 Acrolepia autumnitella Curtis, 1838
 Acrolepiopsis assectella (Zeller, 1839)
 Digitivalva arnicella (Heyden, 1863)
 Digitivalva perlepidella (Stainton, 1849)
 Digitivalva reticulella (Hübner, 1796)
 Digitivalva valeriella (Snellen, 1878)
 Digitivalva granitella (Treitschke, 1833)
 Digitivalva pulicariae (Klimesch, 1956)
 Glyphipterix bergstraesserella (Fabricius, 1781)
 Glyphipterix equitella (Scopoli, 1763)
 Glyphipterix forsterella (Fabricius, 1781)
 Glyphipterix haworthana (Stephens, 1834)
 Glyphipterix schoenicolella Boyd, 1859
 Glyphipterix simpliciella (Stephens, 1834)
 Glyphipterix thrasonella (Scopoli, 1763)
 Orthotelia sparganella (Thunberg, 1788)

Молі-строкатки (Gracillariidae) 

 Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798)
 Aristaea pavoniella (Zeller, 1847)
 Aspilapteryx limosella (Duponchel, 1843)
 Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839)
 Callisto coffeella (Zetterstedt, 1839)
 Callisto denticulella (Thunberg, 1794)
 Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763)
 Caloptilia betulicola (M. Hering, 1928)
 Caloptilia cuculipennella (Hübner, 1796)
 Caloptilia elongella (Linnaeus, 1761)
 Caloptilia falconipennella (Hübner, 1813)
 Caloptilia fidella (Reutti, 1853)
 Caloptilia fribergensis (Fritzsche, 1871)
 Caloptilia hemidactylella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Caloptilia populetorum (Zeller, 1839)
 Caloptilia robustella Jackh, 1972
 Caloptilia roscipennella (Hübner, 1796)
 Caloptilia rufipennella (Hübner, 1796)
 Caloptilia semifascia (Haworth, 1828)
 Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781)
 Calybites phasianipennella (Hübner, 1813)
 Calybites quadrisignella (Zeller, 1839)
 Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986
 Dialectica imperialella (Zeller, 1847)
 Dialectica soffneri (Gregor & Povolny, 1965)
 Euspilapteryx auroguttella Stephens, 1835
 Gracillaria syringella (Fabricius, 1794)
 Leucospilapteryx omissella (Stainton, 1848)
 Micrurapteryx kollariella (Zeller, 1839)
 Ornixola caudulatella (Zeller, 1839)
 Parectopa ononidis (Zeller, 1839)
 Parectopa robiniella Clemens, 1863
 Parornix anglicella (Stainton, 1850)
 Parornix anguliferella (Zeller, 1847)
 Parornix betulae (Stainton, 1854)
 Parornix carpinella (Frey, 1863)
 Parornix devoniella (Stainton, 1850)
 Parornix fagivora (Frey, 1861)
 Parornix finitimella (Zeller, 1850)
 Parornix mixta (Triberti, 1980)
 Parornix petiolella (Frey, 1863)
 Parornix scoticella (Stainton, 1850)
 Parornix szocsi Gozmany, 1952
 Parornix tenella (Rebel, 1919)
 Parornix torquillella (Zeller, 1850)
 Phyllocnistis labyrinthella (Bjerkander, 1790)
 Phyllocnistis saligna (Zeller, 1839)
 Phyllocnistis unipunctella (Stephens, 1834)
 Phyllocnistis xenia M. Hering, 1936
 Phyllonorycter abrasella (Duponchel, 1843)
 Phyllonorycter acaciella (Duponchel, 1843)
 Phyllonorycter acerifoliella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter agilella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter blancardella (Fabricius, 1781)
 Phyllonorycter cavella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter cerasicolella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Phyllonorycter comparella (Duponchel, 1843)
 Phyllonorycter connexella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter coryli (Nicelli, 1851)
 Phyllonorycter corylifoliella (Hübner, 1796)
 Phyllonorycter delitella (Duponchel, 1843)
 Phyllonorycter distentella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter dubitella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Phyllonorycter emberizaepenella (Bouche, 1834)
 Phyllonorycter esperella (Goeze, 1783)
 Phyllonorycter eugregori A. & Z. Lastuvka, 2006
 Phyllonorycter fraxinella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter froelichiella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter geniculella (Ragonot, 1874)
 Phyllonorycter harrisella (Linnaeus, 1761)
 Phyllonorycter heegeriella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter helianthemella (Herrich-Schäffer, 1861)
 Phyllonorycter hilarella (Zetterstedt, 1839)
 Phyllonorycter ilicifoliella (Duponchel, 1843)
 Phyllonorycter insignitella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter joannisi (Le Marchand, 1936)
 Phyllonorycter junoniella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter klemannella (Fabricius, 1781)
 Phyllonorycter kuhlweiniella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter lantanella (Schrank, 1802)
 Phyllonorycter lautella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter leucographella (Zeller, 1850)
 Phyllonorycter maestingella (Muller, 1764)
 Phyllonorycter mannii (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter medicaginella (Gerasimov, 1930)
 Phyllonorycter mespilella (Hübner, 1805)
 Phyllonorycter muelleriella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter nicellii (Stainton, 1851)
 Phyllonorycter nigrescentella (Logan, 1851)
 Phyllonorycter oxyacanthae (Frey, 1856)
 Phyllonorycter parisiella (Wocke, 1848)
 Phyllonorycter pastorella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870)
 Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833)
 Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter quinqueguttella (Stainton, 1851)
 Phyllonorycter rajella (Linnaeus, 1758)
 Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)
 Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter sagitella (Bjerkander, 1790)
 Phyllonorycter salicicolella (Sircom, 1848)
 Phyllonorycter salictella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter scabiosella (Douglas, 1853)
 Phyllonorycter schreberella (Fabricius, 1781)
 Phyllonorycter scitulella (Duponchel, 1843)
 Phyllonorycter scopariella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter sorbi (Frey, 1855)
 Phyllonorycter spinicolella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter staintoniella (Nicelli, 1853)
 Phyllonorycter stettinensis (Nicelli, 1852)
 Phyllonorycter strigulatella (Lienig & Zeller, 1846)
 Phyllonorycter tenerella (Joannis, 1915)
 Phyllonorycter tristrigella (Haworth, 1828)
 Phyllonorycter ulmifoliella (Hübner, 1817)
 Phyllonorycter viminetorum (Stainton, 1854)
 Sauterina hofmanniella (Schleich, 1867)
 Spulerina simploniella (Fischer von Röslerstamm, 1840)

Heliodinidae 
 Heliodines roesella (Linnaeus, 1758)

Heliozelidae 
 Antispila metallella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Antispila treitschkiella (Fischer von Röslerstamm, 1843)
 Heliozela resplendella (Stainton, 1851)
 Heliozela sericiella (Haworth, 1828)

Тонкопряди (Hepialidae) 

 Hepialus humuli (Linnaeus, 1758) — Тонкопряд хмелевий
 Pharmacis carna (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pharmacis fusconebulosa (DeGeer, 1778)
 Pharmacis lupulina (Linnaeus, 1758)
 Phymatopus hecta (Linnaeus, 1758)
 Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)

Incurvariidae 

 Alloclemensia mesospilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Incurvaria koerneriella (Zeller, 1839)
 Incurvaria masculella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Incurvaria oehlmanniella (Hübner, 1796)
 Incurvaria pectinea Haworth, 1828
 Incurvaria praelatella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Incurvaria vetulella (Zetterstedt, 1839)
 Phylloporia bistrigella (Haworth, 1828)
 Vespina slovaciella (Zagulajev & Tokar, 1990)

Коконопряди (Lasiocampidae) 

 Cosmotriche lobulina (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)
 Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)
 Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758)
 Eriogaster rimicola (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)
 Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)
 Gastropacha populifolia (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) — Коконопряд дубовий
 Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)
 Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)
 Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758)
 Phyllodesma tremulifolia (Hübner, 1810)
 Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758)
 Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)

Lecithoceridae 
 Homaloxestis briantiella (Turati, 1879)
 Lecithocera nigrana (Duponchel, 1836)

Limacodidae 

 Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)
 Heterogenea asella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lyonetiidae 

 Leucoptera aceris (Fuchs, 1903)
 Leucoptera heringiella Toll, 1938
 Leucoptera laburnella (Stainton, 1851)
 Leucoptera lathyrifoliella (Stainton, 1866)
 Leucoptera lotella (Stainton, 1859)
 Leucoptera lustratella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Leucoptera malifoliella (O. Costa, 1836)
 Leucoptera onobrychidella Klimesch, 1937
 Leucoptera sinuella (Reutti, 1853)
 Leucoptera spartifoliella (Hübner, 1813)
 Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758)
 Lyonetia ledi Wocke, 1859
 Lyonetia prunifoliella (Hübner, 1796)
 Lyonetia pulverulentella Zeller, 1839
 Phyllobrostis hartmanni Staudinger, 1867

Lypusidae 
 Amphisbatis incongruella (Stainton, 1849)
 Lypusa maurella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lypusa tokari Elsner, Liska & Petru, 2008
 Pseudatemelia flavifrontella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pseudatemelia latipennella (Jackh, 1959)
 Pseudatemelia subochreella (Doubleday, 1859)
 Pseudatemelia synchrozella (Jackh, 1959)
 Pseudatemelia elsae Svensson, 1982
 Pseudatemelia josephinae (Toll, 1956)

Micropterigidae 

 Micropterix allionella (Fabricius, 1794)
 Micropterix aruncella (Scopoli, 1763)
 Micropterix aureatella (Scopoli, 1763)
 Micropterix aureoviridella (Hofner, 1898)
 Micropterix calthella (Linnaeus, 1761)
 Micropterix mansuetella Zeller, 1844
 Micropterix myrtetella Zeller, 1850
 Micropterix osthelderi Heath, 1975
 Micropterix tunbergella (Fabricius, 1787)

Millieridae 
 Millieria dolosalis (Heydenreich, 1851)

Momphidae 

 Mompha langiella (Hübner, 1796)
 Mompha idaei (Zeller, 1839)
 Mompha miscella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Mompha bradleyi Riedl, 1965
 Mompha confusella Koster & Sinev, 1996
 Mompha conturbatella (Hübner, 1819)
 Mompha divisella Herrich-Schäffer, 1854
 Mompha epilobiella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Mompha lacteella (Stephens, 1834)
 Mompha ochraceella (Curtis, 1839)
 Mompha propinquella (Stainton, 1851)
 Mompha sturnipennella (Treitschke, 1833)
 Mompha subbistrigella (Haworth, 1828)
 Mompha locupletella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Mompha raschkiella (Zeller, 1839)
 Mompha terminella (Humphreys & Westwood, 1845)

Nepticulidae 

 Acalyptris loranthella (Klimesch, 1937)
 Bohemannia pulverosella (Stainton, 1849)
 Ectoedemia agrimoniae (Frey, 1858)
 Ectoedemia albifasciella (Heinemann, 1871)
 Ectoedemia angulifasciella (Stainton, 1849)
 Ectoedemia arcuatella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Ectoedemia argyropeza (Zeller, 1839)
 Ectoedemia atricollis (Stainton, 1857)
 Ectoedemia caradjai (Groschke, 1944)
 Ectoedemia cerris (Zimmermann, 1944)
 Ectoedemia contorta van Nieukerken, 1985
 Ectoedemia gilvipennella (Klimesch, 1946)
 Ectoedemia hannoverella (Glitz, 1872)
 Ectoedemia heringi (Toll, 1934)
 Ectoedemia intimella (Zeller, 1848)
 Ectoedemia klimeschi (Skala, 1933)
 Ectoedemia liechtensteini (Zimmermann, 1944)
 Ectoedemia mahalebella (Klimesch, 1936)
 Ectoedemia minimella (Zetterstedt, 1839)
 Ectoedemia occultella (Linnaeus, 1767)
 Ectoedemia preisseckeri (Klimesch, 1941)
 Ectoedemia rubivora (Wocke, 1860)
 Ectoedemia rufifrontella (Caradja, 1920)
 Ectoedemia spinosella (Joannis, 1908)
 Ectoedemia spiraeae Gregor & Povolny, 1983
 Ectoedemia subbimaculella (Haworth, 1828)
 Ectoedemia turbidella (Zeller, 1848)
 Ectoedemia decentella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Ectoedemia louisella (Sircom, 1849)
 Ectoedemia sericopeza (Zeller, 1839)
 Ectoedemia septembrella (Stainton, 1849)
 Ectoedemia weaveri (Stainton, 1855)
 Ectoedemia amani Svensson, 1966
 Ectoedemia atrifrontella (Stainton, 1851)
 Ectoedemia liebwerdella Zimmermann, 1940
 Ectoedemia longicaudella Klimesch, 1953
 Ectoedemia reichli Z. & A. Lastuvka, 1998
 Enteucha acetosae (Stainton, 1854)
 Parafomoria helianthemella (Herrich-Schäffer, 1860)
 Simplimorpha promissa (Staudinger, 1871)
 Stigmella aceris (Frey, 1857)
 Stigmella aeneofasciella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella alnetella (Stainton, 1856)
 Stigmella anomalella (Goeze, 1783)
 Stigmella assimilella (Zeller, 1848)
 Stigmella atricapitella (Haworth, 1828)
 Stigmella aurella (Fabricius, 1775)
 Stigmella basiguttella (Heinemann, 1862)
 Stigmella benanderella (Wolff, 1955)
 Stigmella betulicola (Stainton, 1856)
 Stigmella carpinella (Heinemann, 1862)
 Stigmella catharticella (Stainton, 1853)
 Stigmella centifoliella (Zeller, 1848)
 Stigmella confusella (Wood & Walsingham, 1894)
 Stigmella crataegella (Klimesch, 1936)
 Stigmella desperatella (Frey, 1856)
 Stigmella dorsiguttella (Johansson, 1971)
 Stigmella dryadella (O. Hofmann, 1868)
 Stigmella eberhardi (Johansson, 1971)
 Stigmella filipendulae (Wocke, 1871)
 Stigmella floslactella (Haworth, 1828)
 Stigmella freyella (Heyden, 1858)
 Stigmella glutinosae (Stainton, 1858)
 Stigmella hahniella (Worz, 1937)
 Stigmella hemargyrella (Kollar, 1832)
 Stigmella hybnerella (Hübner, 1796)
 Stigmella incognitella (Herrich-Schäffer, 1855)
  A. & Z. Lastuvka, 1991
 Stigmella lapponica (Wocke, 1862)
 Stigmella lediella (Schleich, 1867)
 Stigmella lemniscella (Zeller, 1839)
 Stigmella lonicerarum (Frey, 1856)
 Stigmella luteella (Stainton, 1857)
 Stigmella magdalenae (Klimesch, 1950)
 Stigmella malella (Stainton, 1854)
 Stigmella mespilicola (Frey, 1856)
 Stigmella microtheriella (Stainton, 1854)
 Stigmella minusculella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella myrtillella (Stainton, 1857)
 Stigmella naturnella (Klimesch, 1936)
 Stigmella nivenburgensis (Preissecker, 1942)
 Stigmella nylandriella (Tengstrom, 1848)
 Stigmella obliquella (Heinemann, 1862)
 Stigmella oxyacanthella (Stainton, 1854)
 Stigmella pallidiciliella Klimesch, 1946
 Stigmella paradoxa (Frey, 1858)
 Stigmella perpygmaeella (Doubleday, 1859)
 Stigmella plagicolella (Stainton, 1854)
 Stigmella poterii (Stainton, 1857)
 Stigmella pretiosa (Heinemann, 1862)
 Stigmella prunetorum (Stainton, 1855)
 Stigmella pyri (Glitz, 1865)
 Stigmella regiella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella rhamnella (Herrich-Schäffer, 1860)
 Stigmella roborella (Johansson, 1971)
 Stigmella rolandi van Nieukerken, 1990
 Stigmella ruficapitella (Haworth, 1828)
 Stigmella sakhalinella Puplesis, 1984
 Stigmella salicis (Stainton, 1854)
 Stigmella samiatella (Zeller, 1839)
 Stigmella sanguisorbae (Wocke, 1865)
 Stigmella sorbi (Stainton, 1861)
 Stigmella speciosa (Frey, 1858)
 Stigmella splendidissimella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella stettinensis (Heinemann, 1871)
 Stigmella svenssoni (Johansson, 1971)
 Stigmella szoecsiella (Borkowski, 1972)
 Stigmella thuringiaca (Petry, 1904)
 Stigmella tiliae (Frey, 1856)
 Stigmella tityrella (Stainton, 1854)
 Stigmella tormentillella (Herrich-Schäffer, 1860)
 Stigmella trimaculella (Haworth, 1828)
 Stigmella ulmiphaga (Preissecker, 1942)
 Stigmella ulmivora (Fologne, 1860)
 Stigmella vimineticola (Frey, 1856)
 Stigmella viscerella (Stainton, 1853)
 Stigmella zangherii (Klimesch, 1951)
 Trifurcula bleonella (Chretien, 1904)
 Trifurcula headleyella (Stainton, 1854)
 Trifurcula magna A. & Z. Lastuvka, 1997
 Trifurcula melanoptera van Nieukerken & Puplesis, 1991
 Trifurcula thymi (Szocs, 1965)
 Trifurcula cryptella (Stainton, 1856)
 Trifurcula eurema (Tutt, 1899)
 Trifurcula ortneri (Klimesch, 1951)
 Trifurcula austriaca van Nieukerken, 1990
 Trifurcula beirnei Puplesis, 1984
 Trifurcula chamaecytisi Z. & A. Lastuvka, 1994
 Trifurcula corothamni Z. & A. Lastuvka, 1994
 Trifurcula immundella (Zeller, 1839)
 Trifurcula josefklimeschi van Nieukerken, 1990
 Trifurcula orientella Klimesch, 1953
 Trifurcula pallidella (Duponchel, 1843)
 Trifurcula subnitidella (Duponchel, 1843)

Совки (Noctuidae) 

 Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)
 Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)
 Acontia lucida (Hufnagel, 1766)
 Acontia trabealis (Scopoli, 1763)
 Acosmetia caliginosa (Hübner, 1813)
 Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)
 Acronicta leporina (Linnaeus, 1758)
 Acronicta strigosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acronicta alni (Linnaeus, 1767)
 Acronicta cuspis (Hübner, 1813)
 Acronicta psi (Linnaeus, 1758)
 Acronicta tridens (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acronicta auricoma (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acronicta euphorbiae (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acronicta menyanthidis (Esper, 1789)
 Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)
 Actebia praecox (Linnaeus, 1758)
 Actebia fugax (Treitschke, 1825)
 Actinotia polyodon (Clerck, 1759)
 Actinotia radiosa (Esper, 1804)
 Aedia funesta (Esper, 1786)
 Aegle kaekeritziana (Hübner, 1799)
 Agrochola lychnidis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)
 Agrochola humilis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agrochola litura (Linnaeus, 1758)
 Agrochola nitida (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agrochola lota (Clerck, 1759)
 Agrochola macilenta (Hübner, 1809)
 Agrochola laevis (Hübner, 1803)
 Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766)
 Agrotis bigramma (Esper, 1790)
 Agrotis cinerea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agrotis clavis (Hufnagel, 1766)
 Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)
 Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
 Agrotis segetum (Denis & Schiffermuller, 1775) — Совка озима
 Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766)
 Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)
 Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)
 Amphipoea lucens (Freyer, 1845)
 Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761)
 Amphipyra berbera Rungs, 1949
 Amphipyra livida (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Amphipyra perflua (Fabricius, 1787)
 Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758)
 Amphipyra tetra (Fabricius, 1787)
 Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)
 Anaplectoides prasina (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761)
 Anarta dianthi (Tauscher, 1809)
  (Thunberg, 1791)
 Anarta odontites (Boisduval, 1829)
 Anarta trifolii (Hufnagel, 1766)
 Anorthoa munda (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Antitype chi (Linnaeus, 1758)
 Apamea anceps (Denis & Schiffermuller, 1775) — Совка сіра зернова
 Apamea crenata (Hufnagel, 1766)
 Apamea epomidion (Haworth, 1809)
 Apamea furva (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Apamea illyria Freyer, 1846
 Apamea lateritia (Hufnagel, 1766)
 Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)
 Apamea oblonga (Haworth, 1809)
 Apamea platinea (Treitschke, 1825)
 Apamea remissa (Hübner, 1809)
 Apamea rubrirena (Treitschke, 1825)
 Apamea scolopacina (Esper, 1788)
 Apamea sordens (Hufnagel, 1766)
 Apamea sublustris (Esper, 1788)
 Apamea unanimis (Hübner, 1813)
 Apaustis rupicola (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Aporophyla lutulenta (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Apterogenum ypsillon (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Archanara dissoluta (Treitschke, 1825)
 Archanara neurica (Hübner, 1808)
 Arenostola phragmitidis (Hübner, 1803)
 Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766)
 Asteroscopus syriaca (Warren, 1910)
 Atethmia ambusta (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Atethmia centrago (Haworth, 1809)
 Athetis furvula (Hübner, 1808)
 Athetis gluteosa (Treitschke, 1835)
 Athetis pallustris (Hübner, 1808)
 Athetis lepigone (Moschler, 1860)
 Atypha pulmonaris (Esper, 1790)
 Auchmis detersa (Esper, 1787)
 Autographa bractea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
 Autographa jota (Linnaeus, 1758)
 Autographa pulchrina (Haworth, 1809)
 Axylia putris (Linnaeus, 1761)
 Blepharita amica (Treitschke, 1825)
 Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785)
 Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776)
 Bryophila ereptricula Treitschke, 1825
 Bryophila raptricula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Bryophila domestica (Hufnagel, 1766)
 Calamia tridens (Hufnagel, 1766)
 Calliergis ramosa (Esper, 1786)
 Callopistria juventina (Stoll, 1782)
 Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)
 Calophasia opalina (Esper, 1793)
 Calophasia platyptera (Esper, 1788)
 Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)
 Caradrina gilva (Donzel, 1837)
 Caradrina clavipalpis Scopoli, 1763
 Caradrina selini Boisduval, 1840
 Caradrina aspersa Rambur, 1834
 Caradrina kadenii Freyer, 1836
 Caradrina montana Bremer, 1861
 Celaena haworthii (Curtis, 1829)
 Ceramica pisi (Linnaeus, 1758)
 Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758)
 Cerastis leucographa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766)
 Charanyca ferruginea (Esper, 1785)
 Chersotis cuprea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Chersotis fimbriola (Esper, 1803)
 Chersotis margaritacea (Villers, 1789)
 Chersotis multangula (Hübner, 1803)
 Chersotis rectangula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Chilodes maritima (Tauscher, 1806)
 Chloantha hyperici (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cleoceris scoriacea (Esper, 1789)
 Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)
 Conisania leineri (Freyer, 1836)
 Conisania luteago (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Conistra ligula (Esper, 1791)
 Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763)
 Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)
 Conistra veronicae (Hübner, 1813)
 Conistra erythrocephala (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Conistra rubiginea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Coranarta cordigera (Thunberg, 1788)
 Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)
 Cosmia diffinis (Linnaeus, 1767)
 Cosmia pyralina (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)
 Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cryphia fraudatricula (Hübner, 1803)
 Cryphia receptricula (Hübner, 1803)
 Cryphia algae (Fabricius, 1775)
 Crypsedra gemmea (Treitschke, 1825)
 Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761)
 Cucullia argentea (Hufnagel, 1766) — Каптурниця срібна
 Cucullia argentina (Fabricius, 1787)
 Cucullia artemisiae (Hufnagel, 1766)
 Cucullia asteris (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cucullia balsamitae Boisduval, 1840
 Cucullia campanulae Freyer, 1831
 Cucullia chamomillae (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cucullia dracunculi (Hübner, 1813)
 Cucullia fraudatrix Eversmann, 1837
 Cucullia gnaphalii (Hübner, 1813)
 Cucullia lactucae (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cucullia lucifuga (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cucullia scopariae Dorfmeister, 1853
 Cucullia tanaceti (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758)
 Cucullia xeranthemi Boisduval, 1840
 Cucullia gozmanyi (G. Ronkay & L. Ronkay, 1994)
 Cucullia lanceolata (Villers, 1789)
 Cucullia lychnitis Rambur, 1833
 Cucullia prenanthis Boisduval, 1840
 Cucullia scrophulariae (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cucullia verbasci (Linnaeus, 1758)
 Dasypolia templi (Thunberg, 1792)
 Deltote bankiana (Fabricius, 1775)
 Deltote deceptoria (Scopoli, 1763)
 Deltote uncula (Clerck, 1759)
 Deltote pygarga (Hufnagel, 1766)
 Denticucullus pygmina (Haworth, 1809)
 Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)
 Diachrysia chryson (Esper, 1789)
 Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913)
 Diachrysia zosimi (Hübner, 1822)
 Diarsia brunnea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Diarsia dahlii (Hübner, 1813)
 Diarsia florida (F. Schmidt, 1859)
 Diarsia mendica (Fabricius, 1775)
 Diarsia rubi (Vieweg, 1790)
 Dichagyris flammatra (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dichagyris musiva (Hübner, 1803)
 Dichagyris candelisequa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dichagyris forcipula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dichagyris nigrescens (Hofner, 1888)
 Dichagyris signifera (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dichonia aeruginea (Hübner, 1808)
 Dichonia convergens (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dicycla oo (Linnaeus, 1758)
 Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758)
 Dioszeghyana schmidti (Dioszeghy, 1935)
 Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775)
 Dryobotodes monochroma (Esper, 1790)
 Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)
 Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)
 Elaphria venustula (Hübner, 1790)
 Enargia abluta (Hübner, 1808)
 Enargia paleacea (Esper, 1788)
 Epilecta linogrisea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Epipsilia grisescens (Fabricius, 1794)
 Epipsilia latens (Hübner, 1809)
 Episema glaucina (Esper, 1789)
 Episema tersa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eremobia ochroleuca (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eremohadena immunda (Eversmann, 1842)
 Eucarta amethystina (Hübner, 1803)
 Eucarta virgo (Treitschke, 1835)
 Euchalcia consona (Fabricius, 1787)
 Euchalcia modestoides Poole, 1989
 Euchalcia variabilis (Piller, 1783)
 Eugnorisma glareosa (Esper, 1788)
 Eugnorisma depuncta (Linnaeus, 1761)
 Eugraphe sigma (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)
 Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)
 Eurois occulta (Linnaeus, 1758)
 Euxoa aquilina (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Euxoa birivia (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Euxoa decora (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Euxoa distinguenda (Lederer, 1857)
 Euxoa hastifera (Donzel, 1847)
 Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761)
 Euxoa nigrofusca (Esper, 1788)
 Euxoa obelisca (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Euxoa recussa (Hübner, 1817)
 Euxoa temera (Hübner, 1808)
 Euxoa tritici (Linnaeus, 1761)
 Euxoa vitta (Esper, 1789)
 Fabula zollikoferi (Freyer, 1836)
 Globia algae (Esper, 1789)
 Globia sparganii (Esper, 1790)
 Gortyna flavago (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Graphiphora augur (Fabricius, 1775)
 Griposia aprilina (Linnaeus, 1758)
 Hada plebeja (Linnaeus, 1761)
 Hadena irregularis (Hufnagel, 1766)
 Hadena perplexa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hadena silenes (Hübner, 1822)
 Hadena albimacula (Borkhausen, 1792)
 Hadena capsincola (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hadena compta (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hadena confusa (Hufnagel, 1766)
 Hadena filograna (Esper, 1788)
 Hadena magnolii (Boisduval, 1829)
 Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766)
 Hecatera cappa (Hübner, 1809)
 Hecatera dysodea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)
 Heliothis maritima Graslin, 1855
 Heliothis nubigera Herrich-Schäffer, 1851
 Heliothis ononis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766)
 Helotropha leucostigma (Hübner, 1808)
 Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)
 Hoplodrina respersa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hoplodrina superstes (Ochsenheimer, 1816)
 Hydraecia micacea (Esper, 1789)
 Hydraecia petasitis Doubleday, 1847
 Hydraecia ultima Holst, 1965
 Hyppa rectilinea (Esper, 1788)
 Hyssia cavernosa (Eversmann, 1842)
 Ipimorpha contusa (Freyer, 1849)
 Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761)
 Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Jodia croceago (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lacanobia contigua (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lacanobia suasa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766)
 Lacanobia aliena (Hübner, 1809)
 Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
 Lacanobia splendens (Hübner, 1808)
 Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
 Lamprosticta culta (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lamprotes c-aureum (Knoch, 1781)
 Lasionycta imbecilla (Fabricius, 1794)
 Lasionycta proxima (Hübner, 1809)
 Lateroligia ophiogramma (Esper, 1794)
 Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809)
 Leucania comma (Linnaeus, 1761)
 Leucania obsoleta (Hübner, 1803)
 Lithophane consocia (Borkhausen, 1792)
 Lithophane furcifera (Hufnagel, 1766)
 Lithophane lamda (Fabricius, 1787)
 Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)
 Lithophane semibrunnea (Haworth, 1809)
 Lithophane socia (Hufnagel, 1766)
 Litoligia literosa (Haworth, 1809)
 Luperina testacea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lycophotia porphyrea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)
 Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) — Совка капустяна
 Meganephria bimaculosa (Linnaeus, 1767)
 Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761)
 Mesapamea secalella Remm, 1983
 Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)
 Mesogona acetosellae (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Mesogona oxalina (Hübner, 1803)
 Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Mniotype adusta (Esper, 1790)
 Mniotype satura (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Moma alpium (Osbeck, 1778)
 Mormo maura (Linnaeus, 1758)
 Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)
 Mythimna l-album (Linnaeus, 1767)
 Mythimna conigera (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Mythimna impura (Hübner, 1808)
 Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)
 Mythimna pudorina (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Mythimna straminea (Treitschke, 1825)
 Mythimna turca (Linnaeus, 1761)
 Mythimna vitellina (Hübner, 1808)
 Mythimna unipuncta (Haworth, 1809)
 Mythimna sicula (Treitschke, 1835)
 Naenia typica (Linnaeus, 1758)
 Noctua comes Hübner, 1813
 Noctua fimbriata (Schreber, 1759)
 Noctua interjecta Hübner, 1803
 Noctua interposita (Hübner, 1790)
 Noctua janthe (Borkhausen, 1792)
 Noctua janthina Denis & Schiffermüller, 1775
 Noctua orbona (Hufnagel, 1766)
 Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
 Nonagria typhae (Thunberg, 1784)
 Nyctobrya muralis (Forster, 1771)
 Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)
 Oligia dubia (Heydemann, 1942)
 Oligia latruncula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)
 Oligia versicolor (Borkhausen, 1792)
 Omphalophana antirrhinii (Hübner, 1803)
 Opigena polygona (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Orbona fragariae Vieweg, 1790
 Oria musculosa (Hübner, 1808)
 Orthosia gracilis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Orthosia opima (Hübner, 1809)
 Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)
 Orthosia cruda (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Orthosia miniosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Orthosia populeti (Fabricius, 1775)
 Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)
 Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)
 Oxicesta geographica (Fabricius, 1787)
 Pabulatrix pabulatricula (Brahm, 1791)
 Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766)
 Panchrysia aurea (Hübner, 1803)
 Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)
 Panolis flammea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Panthea coenobita (Esper, 1785)
 Papestra biren (Goeze, 1781)
 Paradiarsia punicea (Hübner, 1803)
 Parastichtis suspecta (Hübner, 1817)
 Peridroma saucia (Hübner, 1808)
 Perigrapha i-cinctum (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758)
 Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
 Phlogophora scita (Hübner, 1790)
 Photedes captiuncula (Treitschke, 1825)
 Photedes extrema (Hübner, 1809)
 Photedes fluxa (Hübner, 1809)
 Photedes minima (Haworth, 1809)
 Photedes morrisii (Dale, 1837)
 Phragmatiphila nexa (Hübner, 1808)
 Phyllophila obliterata (Rambur, 1833)
 Plusia festucae (Linnaeus, 1758)
 Polia bombycina (Hufnagel, 1766)
 Polia hepatica (Clerck, 1759)
 Polia nebulosa (Hufnagel, 1766)
 Polia serratilinea Ochsenheimer, 1816
 Polychrysia moneta (Fabricius, 1787)
 Polymixis polymita (Linnaeus, 1761)
 Polymixis xanthomista (Hübner, 1819)
 Polyphaenis sericata (Esper, 1787)
 Protolampra sobrina (Duponchel, 1843)
 Protoschinia scutosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pseudeustrotia candidula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pyrrhia purpura (Hübner, 1817)
 Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)
 Rhizedra lutosa (Hübner, 1803)
 Rhyacia lucipeta (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766)
 Rileyiana fovea (Treitschke, 1825)
 Saragossa porosa (Eversmann, 1854)
 Schinia cardui (Hübner, 1790)
 Schinia cognata (Freyer, 1833)
 Scotochrosta pulla (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Sedina buettneri (E. Hering, 1858)
 Senta flammea (Curtis, 1828)
 Sideridis rivularis (Fabricius, 1775)
 Sideridis kitti (Schawerda, 1914)
 Sideridis reticulata (Goeze, 1781)
 Sideridis lampra (Schawerda, 1913)
 Sideridis turbida (Esper, 1790)
 Simyra albovenosa (Goeze, 1781)
 Simyra nervosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Spaelotis ravida (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Spodoptera exigua (Hübner, 1808)
 Standfussiana lucernea (Linnaeus, 1758)
 Staurophora celsia (Linnaeus, 1758) — Совка розкішна
 Subacronicta megacephala (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Syngrapha ain (Hochenwarth, 1785)
 Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758)
 Syngrapha microgamma (Hübner, 1823)
 Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)
 Tholera cespitis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Tholera decimalis (Poda, 1761)
 Tiliacea aurago (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758)
 Tiliacea sulphurago (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)
 Trichoplusia ni (Hübner, 1803)
 Trichosea ludifica (Linnaeus, 1758)
 Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Valeria oleagina (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Xanthia gilvago (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766)
 Xanthia ocellaris (Borkhausen, 1792)
 Xanthia ruticilla (Esper, 1791)
 Xanthia togata (Esper, 1788)
 Xestia ashworthii (Doubleday, 1855)
 Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)
 Xestia ditrapezium (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Xestia triangulum (Hufnagel, 1766)
 Xestia alpicola (Zetterstedt, 1839)
 Xestia rhaetica (Staudinger, 1871)
 Xestia speciosa (Hübner, 1813)
 Xestia baja (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Xestia castanea (Esper, 1798)
 Xestia collina (Boisduval, 1840)
 Xestia sexstrigata (Haworth, 1809)
 Xestia stigmatica (Hübner, 1813)
 Xestia xanthographa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Xylena solidaginis (Hübner, 1803)
 Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)
 Xylena vetusta (Hübner, 1813)

Nolidae 

 Bena bicolorana (Fuessly, 1775)
 Earias clorana (Linnaeus, 1761)
 Earias vernana (Fabricius, 1787)
 Meganola albula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Meganola strigula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Meganola togatulalis (Hübner, 1796)
 Nola aerugula (Hübner, 1793)
 Nola chlamitulalis (Hübner, 1813)
 Nola cicatricalis (Treitschke, 1835)
 Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)
 Nola cristatula (Hübner, 1793)
 Nola cucullatella (Linnaeus, 1758)
 Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904)
 Nycteola degenerana (Hübner, 1799)
 Nycteola revayana (Scopoli, 1772)
 Nycteola siculana (Fuchs, 1899)
 Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)

Зубницеві (Notodontidae) 

 Cerura erminea (Esper, 1783)
 Cerura vinula (Linnaeus, 1758)
 Clostera anachoreta (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758)
 Clostera curtula (Linnaeus, 1758)
 Clostera pigra (Hufnagel, 1766)
 Dicranura ulmi (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Drymonia obliterata (Esper, 1785)
 Drymonia querna (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)
 Drymonia velitaris (Hufnagel, 1766)
 Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790)
 Furcula bifida (Brahm, 1787)
 Furcula furcula (Clerck, 1759)
 Gluphisia crenata (Esper, 1785)
 Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)
 Leucodonta bicoloria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767)
 Notodonta torva (Hübner, 1803)
 Notodonta tritophus (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)
 Odontosia carmelita (Esper, 1799)
 Odontosia sieversii (Menetries, 1856)
 Peridea anceps (Goeze, 1781)
 Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)
 Phalera bucephaloides (Ochsenheimer, 1810)
 Pheosia gnoma (Fabricius, 1776)
 Pheosia tremula (Clerck, 1759)
 Pterostoma palpina (Clerck, 1759)
 Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)
 Ptilodon cucullina (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ptilophora plumigera (Denis & Schiffermuller, 1775) — Чубатка пишновуса
 Pygaera timon (Hübner, 1803)
 Spatalia argentina (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)
 Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758)

Oecophoridae 

 Alabonia staintoniella (Zeller, 1850)
 Aplota nigricans (Zeller, 1852)
 Aplota palpella (Haworth, 1828)
 Batia internella Jackh, 1972
 Batia lambdella (Donovan, 1793)
 Bisigna procerella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Borkhausenia fuscescens (Haworth, 1828)
 Borkhausenia luridicomella (Herrich-Schäffer, 1856)
 Borkhausenia minutella (Linnaeus, 1758)
  Leraut, 1984
 Crassa tinctella (Hübner, 1796)
 Crassa unitella (Hübner, 1796)
 Dasycera oliviella (Fabricius, 1794)
 Decantha borkhausenii (Zeller, 1839)
 Denisia augustella (Hübner, 1796)
 Denisia nubilosella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Denisia similella (Hübner, 1796)
 Denisia stipella (Linnaeus, 1758)
 Denisia stroemella (Fabricius, 1779)
 Deuterogonia pudorina (Wocke, 1857)
 Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758)
 Epicallima bruandella (Ragonot, 1889)
 Epicallima formosella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Fabiola pokornyi (Nickerl, 1864)
 Harpella forficella (Scopoli, 1763)
 Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849)
 Holoscolia huebneri Kocak, 1980
 Kasyniana diminutella (Rebel, 1931)
 Metalampra cinnamomea (Zeller, 1839)
 Minetia adamczewskii (Toll, 1956)
 Minetia criella (Treitschke, 1835)
 Minetia crinitus (Fabricius, 1798)
 Minetia labiosella (Hübner, 1810)
 Oecophora bractella (Linnaeus, 1758)
 Oecophora superior (Rebel, 1918)
 Pleurota marginella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pleurota aristella (Linnaeus, 1767)
 Pleurota bicostella (Clerck, 1759)
 Pleurota proteella Staudinger, 1880
 Pleurota pyropella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Schiffermuelleria schaefferella (Linnaeus, 1758)
 Schiffermuelleria grandis (Desvignes, 1842)

Opostegidae 

 Opostega salaciella (Treitschke, 1833)
 Opostega spatulella Herrich-Schäffer, 1855
 Pseudopostega auritella (Hübner, 1813)
 Pseudopostega crepusculella (Zeller, 1839)

Peleopodidae 
 Carcina quercana (Fabricius, 1775)

Plutellidae 

 Eidophasia messingiella (Fischer von Röslerstamm, 1840)
 Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)
 Plutella porrectella (Linnaeus, 1758)
 Rhigognostis annulatella (Curtis, 1832)
 Rhigognostis hufnagelii (Zeller, 1839)
 Rhigognostis senilella (Zetterstedt, 1839)

Praydidae 

 Atemelia torquatella (Lienig & Zeller, 1846)
 Prays fraxinella (Bjerkander, 1784)
 Prays ruficeps (Heinemann, 1854)

Prodoxidae 

 Lampronia argillella (Zeller, 1851)
 Lampronia capitella (Clerck, 1759)
 Lampronia corticella (Linnaeus, 1758)
 Lampronia flavimitrella (Hübner, 1817)
 Lampronia fuscatella (Tengstrom, 1848)
 Lampronia intermediella (Heinemann, 1870)
 Lampronia luzella (Hübner, 1817)
 Lampronia morosa Zeller, 1852
 Lampronia provectella (Heyden, 1865)
 Lampronia rupella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lampronia splendidella (Heinemann, 1870)
 Lampronia standfussiella Zeller, 1852

Psychidae 

 Acanthopsyche atra (Linnaeus, 1767)
 Acanthopsyche ecksteini (Lederer, 1855)
 Acentra subvestalis (Wehrli, 1933)
 Apterona helicoidella (Vallot, 1827)
 Bacotia claustrella (Bruand, 1845)
 Bijugis bombycella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Bijugis pectinella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Brevantennia herrmanni Weidlich, 1996
 Canephora hirsuta (Poda, 1761)
 Dahlica nickerlii (Heinemann, 1870)
 Dahlica triquetrella (Hübner, 1813)
 Diplodoma laichartingella Goeze, 1783
 Eosolenobia manni Zeller, 1852
 Epichnopterix kovacsi Sieder, 1955
 Epichnopterix plumella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Epichnopterix sieboldi (Reutti, 1853)
 Megalophanes stetinensis (E. Hering, 1846)
 Megalophanes viciella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Narycia astrella (Herrich-Schäffer, 1851)
 Narycia duplicella (Goeze, 1783)
 Pachythelia villosella (Ochsenheimer, 1810)
 Phalacropterix graslinella (Boisduval, 1852)
 Praesolenobia clathrella Fischer v. Röslerstamm, 1837
 Proutia betulina (Zeller, 1839)
 Psyche casta (Pallas, 1767)
 Psyche crassiorella Bruand, 1851
 Psychidea nudella (Ochsenheimer, 1810)
 Ptilocephala muscella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ptilocephala plumifera (Ochsenheimer, 1810)
 Rebelia herrichiella Strand, 1912
 Rebelia kruegeri Turati, 1914
 Rebelia sapho (Milliere, 1864)
 Siederia listerella (Linnaeus, 1758)
 Sterrhopterix fusca (Haworth, 1809)
 Sterrhopterix standfussi (Wocke, 1851)
  (Heylaerts, 1879)
 Taleporia politella (Ochsenheimer, 1816)
 Taleporia tubulosa (Retzius, 1783)
 Typhonia ciliaris (Ochsenheimer, 1810)
 Whittleia undulella (Fischer v. Röslerstamm, 1837)

Pterolonchidae 
 Pterolonche inspersa Staudinger, 1859

Pterophoridae 

 Adaina microdactyla (Hübner, 1813)
 Agdistis adactyla (Hübner, 1819)
 Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, 1813)
 Amblyptilia punctidactyla (Haworth, 1811)
 Buckleria paludum (Zeller, 1839)
 Buszkoiana capnodactylus (Zeller, 1841)
 Calyciphora albodactylus (Fabricius, 1794)
 Calyciphora nephelodactyla (Eversmann, 1844)
 Calyciphora xanthodactyla (Treitschke, 1833)
 Capperia celeusi (Frey, 1886)
 Capperia fusca (O. Hofmann, 1898)
 Capperia loranus (Fuchs, 1895)
 Capperia trichodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cnaemidophorus rhododactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Crombrugghia distans (Zeller, 1847)
 Crombrugghia tristis (Zeller, 1841)
 Emmelina argoteles (Meyrick, 1922)
 Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)
 Geina didactyla (Linnaeus, 1758)
 Gillmeria ochrodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Gillmeria pallidactyla (Haworth, 1811)
 Hellinsia carphodactyla (Hübner, 1813)
 Hellinsia didactylites (Strom, 1783)
 Hellinsia distinctus (Herrich-Schäffer, 1855)
 Hellinsia inulae (Zeller, 1852)
 Hellinsia lienigianus (Zeller, 1852)
 Hellinsia osteodactylus (Zeller, 1841)
 Hellinsia tephradactyla (Hübner, 1813)
 Marasmarcha lunaedactyla (Haworth, 1811)
 Merrifieldia baliodactylus (Zeller, 1841)
 Merrifieldia leucodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Merrifieldia malacodactylus (Zeller, 1847)
 Merrifieldia tridactyla (Linnaeus, 1758)
 Oidaematophorus constanti Ragonot, 1875
 Oidaematophorus lithodactyla (Treitschke, 1833)
 Oxyptilus chrysodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Oxyptilus ericetorum (Stainton, 1851)
 Oxyptilus parvidactyla (Haworth, 1811)
 Oxyptilus pilosellae (Zeller, 1841)
 Platyptilia calodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Platyptilia farfarellus Zeller, 1867
 Platyptilia gonodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Platyptilia nemoralis Zeller, 1841
 Platyptilia tesseradactyla (Linnaeus, 1761)
 Porrittia galactodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pselnophorus heterodactyla (Muller, 1764)
 Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758)
 Stenoptilia annadactyla Sutter, 1988
 Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763)
 Stenoptilia coprodactylus (Stainton, 1851)
 Stenoptilia graphodactyla (Treitschke, 1833)
 Stenoptilia gratiolae Gibeaux & Nel, 1990
 Stenoptilia pelidnodactyla (Stein, 1837)
 Stenoptilia pneumonanthes (Buttner, 1880)
 Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761)
 Stenoptilia stigmatodactylus (Zeller, 1852)
 Stenoptilia stigmatoides Sutter & Skyva, 1992
 Stenoptilia zophodactylus (Duponchel, 1840)
 Wheeleria obsoletus (Zeller, 1841)

Pyralidae 

 Achroia grisella (Fabricius, 1794)
 Acrobasis advenella (Zincken, 1818)
 Acrobasis consociella (Hübner, 1813)
 Acrobasis dulcella (Zeller, 1848)
 Acrobasis glaucella Staudinger, 1859
 Acrobasis legatea (Haworth, 1811)
 Acrobasis marmorea (Haworth, 1811)
 Acrobasis obtusella (Hübner, 1796)
 Acrobasis repandana (Fabricius, 1798)
 Acrobasis sodalella Zeller, 1848
 Acrobasis suavella (Zincken, 1818)
 Acrobasis tumidana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758)
 Aglossa signicostalis Staudinger, 1871
 Ancylosis albidella Ragonot, 1888
 Ancylosis cinnamomella (Duponchel, 1836)
 Ancylosis oblitella (Zeller, 1848)
 Ancylosis sareptalla (Herrich-Schäffer, 1861)
 Anerastia lotella (Hübner, 1813)
 Aphomia foedella (Zeller, 1839)
 Aphomia sociella (Linnaeus, 1758)
 Aphomia zelleri Joannis, 1932
 Apomyelois bistriatella (Hulst, 1887)
 Asarta aethiopella (Duponchel, 1837)
 Assara terebrella (Zincken, 1818)
 Cadra calidella (Guenee, 1845)
 Cadra cautella (Walker, 1863)
 Cadra furcatella (Herrich-Schäffer, 1849)
 Catastia marginea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cryptoblabes bistriga (Haworth, 1811)
 Delplanqueia dilutella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dioryctria abietella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dioryctria schuetzeella Fuchs, 1899
 Dioryctria simplicella Heinemann, 1863
 Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840)
 Eccopisa effractella Zeller, 1848
 Ectohomoeosoma kasyellum Roesler, 1965
 Elegia fallax (Staudinger, 1881)
 Elegia similella (Zincken, 1818)
 Ematheudes punctella (Treitschke, 1833)
 Endotricha flammealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ephestia elutella (Hübner, 1796)
 Ephestia kuehniella Zeller, 1879
 Ephestia unicolorella Staudinger, 1881
 Epischnia prodromella (Hübner, 1799)
 Episcythrastis tetricella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Etiella zinckenella (Treitschke, 1832)
 Eurhodope cirrigerella (Zincken, 1818)
 Eurhodope rosella (Scopoli, 1763)
 Euzophera bigella (Zeller, 1848)
 Euzophera cinerosella (Zeller, 1839)
 Euzophera fuliginosella (Heinemann, 1865)
 Euzophera pinguis (Haworth, 1811)
 Euzopherodes charlottae (Rebel, 1914)
 Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)
 Glyptoteles leucacrinella Zeller, 1848
 Gymnancyla canella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Gymnancyla hornigii (Lederer, 1852)
 Homoeosoma inustella Ragonot, 1884
 Homoeosoma nebulella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Homoeosoma nimbella (Duponchel, 1837)
 Homoeosoma sinuella (Fabricius, 1794)
 Hypochalcia ahenella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hypochalcia decorella (Hübner, 1810)
 Hypochalcia dignella (Hübner, 1796)
 Hypochalcia lignella (Hübner, 1796)
 Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775)
 Hypsopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758)
 Hypsopygia rubidalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hypsotropa unipunctella Ragonot, 1888
 Insalebria serraticornella (Zeller, 1839)
 Isauria dilucidella (Duponchel, 1836)
 Khorassania compositella (Treitschke, 1835)
 Lamoria anella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Laodamia faecella (Zeller, 1839)
 Matilella fusca (Haworth, 1811)
 Merulempista cingillella (Zeller, 1846)
 Moitrelia obductella (Zeller, 1839)
 Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785)
 Nephopterix angustella (Hübner, 1796)
 Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786)
 Nyctegretis triangulella Ragonot, 1901
 Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)
 Ortholepis betulae (Goeze, 1778)
 Pempelia albariella Zeller, 1839
 Pempelia palumbella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pempeliella ornatella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Phycita meliella (Mann, 1864)
 Phycita roborella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Phycitodes albatella (Ragonot, 1887)
 Phycitodes binaevella (Hübner, 1813)
 Phycitodes inquinatella (Ragonot, 1887)
 Phycitodes maritima (Tengstrom, 1848)
 Phycitodes saxicola (Vaughan, 1870)
 Plodia interpunctella (Hübner, 1813)
 Psorosa dahliella (Treitschke, 1832)
 Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)
 Pyralis perversalis (Herrich-Schäffer, 1849)
 Pyralis regalis Denis & Schiffermüller, 1775
 Rhodophaea formosa (Haworth, 1811)
 Salebriopsis albicilla (Herrich-Schäffer, 1849)
 Sciota adelphella (Fischer v. Röslerstamm, 1836)
 Sciota fumella (Eversmann, 1844)
 Sciota hostilis (Stephens, 1834)
 Sciota rhenella (Zincken, 1818)
 Selagia argyrella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Selagia spadicella (Hübner, 1796)
 Stemmatophora brunnealis (Treitschke, 1829)
 Stemmatophora honestalis (Treitschke, 1829)
 Synaphe antennalis (Fabricius, 1794)
 Synaphe bombycalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Synaphe moldavica (Esper, 1794)
 Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)
 Trachonitis cristella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Vitula biviella (Zeller, 1848)
 Zophodia grossulariella (Hübner, 1809)

Roeslerstammiidae 

 Roeslerstammia erxlebella (Fabricius, 1787)
 Roeslerstammia pronubella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Сатурнієві (Saturniidae) 

 Aglia tau (Linnaeus, 1758) — Сатурнія руда
 Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758)
 Saturnia pavoniella (Scopoli, 1763)
 Saturnia spini (Denis & Schiffermüller, 1775) — Сатурнія середня
 Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775) — Сатурнія велика

Schreckensteiniidae 
 Schreckensteinia festaliella (Hübner, 1819)

Scythrididae 
 Parascythris muelleri (Mann, 1871)
 Scythris bengtssoni Patocka & Liska, 1989
 Scythris bifissella (O. Hofmann, 1889)
 Scythris cicadella (Zeller, 1839)
 Scythris crassiuscula (Herrich-Schäffer, 1855)
 Scythris cuspidella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Scythris disparella (Tengstrom, 1848)
 Scythris fallacella (Schlager, 1847)
 Scythris flavidella Preissecker, 1911
 Scythris flavilaterella (Fuchs, 1886)
 Scythris flaviventrella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Scythris fuscoaenea (Haworth, 1828)
 Scythris hungaricella Rebel, 1917
 Scythris inspersella (Hübner, 1817)
  Hannemann, 1962
 Scythris laminella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Scythris limbella (Fabricius, 1775)
 Scythris noricella (Zeller, 1843)
 Scythris obscurella (Scopoli, 1763)
 Scythris oelandicella Muller-Rutz, 1922
 Scythris palustris (Zeller, 1855)
 Scythris paullella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Scythris picaepennis (Haworth, 1828)
 Scythris podoliensis Rebel, 1938
 Scythris potentillella (Zeller, 1847)
 Scythris productella (Zeller, 1839)
 Scythris seliniella (Zeller, 1839)
 Scythris tributella (Zeller, 1847)
 Scythris vittella (O. Costa, 1834)

Sesiidae 
 Bembecia albanensis (Rebel, 1918)
 Bembecia ichneumoniformis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Bembecia megillaeformis (Hübner, 1813)
 Bembecia puella Z. Lastuvka, 1989
 Bembecia scopigera (Scopoli, 1763)
 Bembecia uroceriformis (Treitschke, 1834)
 Chamaesphecia annellata (Zeller, 1847)
 Chamaesphecia astatiformis (Herrich-Schäffer, 1846)
 Chamaesphecia bibioniformis (Esper, 1800)
 Chamaesphecia chalciformis (Esper, 1804)
 Chamaesphecia crassicornis Bartel, 1912
 Chamaesphecia doleriformis (Herrich-Schäffer, 1846)
 Chamaesphecia dumonti Le Cerf, 1922
 Chamaesphecia empiformis (Esper, 1783)
 Chamaesphecia euceraeformis (Ochsenheimer, 1816)
 Chamaesphecia hungarica (Tomala, 1901)
 Chamaesphecia leucopsiformis (Esper, 1800)
 Chamaesphecia masariformis (Ochsenheimer, 1808)
 Chamaesphecia nigrifrons (Le Cerf, 1911)
 Chamaesphecia palustris Kautz, 1927
 Chamaesphecia tenthrediniformis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Paranthrene insolitus Le Cerf, 1914
 Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775)
 Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801)
 Pyropteron affinis (Staudinger, 1856)
 Pyropteron muscaeformis (Esper, 1783)
 Pyropteron triannuliformis (Freyer, 1843)
 Sesia apiformis (Clerck, 1759)
 Sesia bembeciformis (Hübner, 1806)
 Sesia melanocephala Dalman, 1816
 Synanthedon andrenaeformis (Laspeyres, 1801)
 Synanthedon cephiformis (Ochsenheimer, 1808)
 Synanthedon conopiformis (Esper, 1782)
 Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758)
 Synanthedon flaviventris (Staudinger, 1883)
 Synanthedon formicaeformis (Esper, 1783)
 Synanthedon loranthi (Kralicek, 1966)
 Synanthedon melliniformis (Laspeyres, 1801)
 Synanthedon myopaeformis (Borkhausen, 1789)
 Synanthedon scoliaeformis (Borkhausen, 1789)
 Synanthedon soffneri Spatenka, 1983
 Synanthedon spheciformis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Synanthedon spuleri (Fuchs, 1908)
 Synanthedon stomoxiformis (Hübner, 1790)
 Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759)
 Synanthedon vespiformis (Linnaeus, 1761)
 Tinthia brosiformis (Hübner, 1813)

Бражникові (Sphingidae) 

 Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) — Бражник мертва голова
 Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
 Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) — Бражник олеандровий
 Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
 Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)
 Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)
 Hemaris tityus (Linnaeus, 1758) — Бражник скабіозовий
 Hippotion celerio (Linnaeus, 1758)
 Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)
 Hyles gallii (Rottemburg, 1775) — Бражник підмаренниковий
 Hyles livornica (Esper, 1780)
 Laothoe populi (Linnaeus, 1758)
 Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
 Marumba quercus (Denis & Schiffermüller, 1775) — Бражник дубовий
 Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)
 Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) — Бражник прозерпіна
 Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758)
 Sphinx ligustri Linnaeus, 1758
 Sphinx pinastri Linnaeus, 1758

Stathmopodidae 
 Stathmopoda pedella (Linnaeus, 1761)

Thyrididae 
 Thyris fenestrella (Scopoli, 1763)

Tineidae 
 Agnathosia mendicella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Archinemapogon yildizae Kocak, 1981
 Ateliotum hungaricellum Zeller, 1839
 Cephimallota angusticostella (Zeller, 1839)
 Cephimallota crassiflavella Bruand, 1851
 Elatobia fuliginosella (Lienig & Zeller, 1846)
 Eudarcia pagenstecherella (Hübner, 1825)
 Euplocamus anthracinalis (Scopoli, 1763)
 Haplotinea ditella (Pierce & Metcalfe, 1938)
 Haplotinea insectella (Fabricius, 1794)
 Infurcitinea albicomella (Stainton, 1851)
 Infurcitinea argentimaculella (Stainton, 1849)
 Infurcitinea finalis Gozmany, 1959
 Infurcitinea ignicomella (Zeller, 1852)
 Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)
 Monopis fenestratella (Heyden, 1863)
 Monopis imella (Hübner, 1813)
 Monopis laevigella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Monopis monachella (Hübner, 1796)
 Monopis obviella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Monopis weaverella (Scott, 1858)
 Montescardia tessulatellus (Zeller, 1846)
 Morophaga choragella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Nemapogon clematella (Fabricius, 1781)
 Nemapogon cloacella (Haworth, 1828)
 Nemapogon falstriella (Bang-Haas, 1881)
 Nemapogon fungivorella (Benander, 1939)
 Nemapogon gliriella (Heyden, 1865)
 Nemapogon granella (Linnaeus, 1758)
 Nemapogon gravosaellus Petersen, 1957
 Nemapogon hungaricus Gozmany, 1960
 Nemapogon inconditella (Lucas, 1956)
 Nemapogon nigralbella (Zeller, 1839)
 Nemapogon picarella (Clerck, 1759)
 Nemapogon quercicolella (Zeller, 1852)
 Nemapogon ruricolella (Stainton, 1849)
 Nemapogon variatella (Clemens, 1859)
 Nemapogon wolffiella Karsholt & Nielsen, 1976
 Nemaxera betulinella (Fabricius, 1787)
 Neurothaumasia ankerella (Mann, 1867)
 Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758)
 Niditinea striolella (Matsumura, 1931)
 Niditinea truncicolella (Tengstrom, 1848)
 Oinophila v-flava (Haworth, 1828)
 Pelecystola fraudulentella (Zeller, 1852)
 Psychoides verhuella Bruand, 1853
 Reisserita relicinella (Herrich-Schäffer, 1853)
 Scardia boletella (Fabricius, 1794)
 Stenoptinea cyaneimarmorella (Milliere, 1854)
 Tinea columbariella Wocke, 1877
 Tinea nonimella (Zagulajev, 1955)
 Tinea pallescentella Stainton, 1851
 Tinea pellionella Linnaeus, 1758
 Tinea semifulvella Haworth, 1828
 Tinea steueri Petersen, 1966
 Tinea translucens Meyrick, 1917
 Tinea trinotella Thunberg, 1794
 Tineola bisselliella (Hummel, 1823)
 Triaxomasia caprimulgella (Stainton, 1851)
 Triaxomera fulvimitrella (Sodoffsky, 1830)
 Triaxomera parasitella (Hübner, 1796)
 Trichophaga tapetzella (Linnaeus, 1758)

Tischeriidae 

 Coptotriche angusticollella (Duponchel, 1843)
 Coptotriche gaunacella (Duponchel, 1843)
 Coptotriche heinemanni (Wocke, 1871)
 Coptotriche marginea (Haworth, 1828)
 Coptotriche szoecsi (Kasy, 1961)
 Tischeria decidua Wocke, 1876
 Tischeria dodonaea Stainton, 1858
 Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795)

Листовійки (Tortricidae) 

 Acleris abietana (Hübner, 1822)
 Acleris aspersana (Hübner, 1817)
 Acleris bergmanniana (Linnaeus, 1758)
 Acleris comariana (Lienig & Zeller, 1846)
 Acleris cristana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acleris emargana (Fabricius, 1775)
 Acleris ferrugana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acleris fimbriana (Thunberg, 1791)
 Acleris forsskaleana (Linnaeus, 1758)
 Acleris hastiana (Linnaeus, 1758)
 Acleris hippophaeana (Heyden, 1865)
 Acleris holmiana (Linnaeus, 1758)
 Acleris hyemana (Haworth, 1811)
 Acleris kochiella (Goeze, 1783)
 Acleris laterana (Fabricius, 1794)
 Acleris lipsiana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acleris literana (Linnaeus, 1758)
 Acleris logiana (Clerck, 1759)
 Acleris lorquiniana (Duponchel, 1835)
 Acleris maccana (Treitschke, 1835)
 Acleris notana (Donovan, 1806)
 Acleris permutana (Duponchel, 1836)
 Acleris rhombana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acleris roscidana (Hübner, 1799)
 Acleris rufana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acleris scabrana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acleris schalleriana (Linnaeus, 1761)
 Acleris shepherdana (Stephens, 1852)
 Acleris sparsana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acleris umbrana (Hübner, 1799)
 Acleris variegana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Adoxophyes orana (Fischer v. Röslerstamm, 1834)
 Aethes aurofasciana (Mann, 1855)
 Aethes beatricella (Walsingham, 1898)
 Aethes bilbaensis (Rossler, 1877)
 Aethes cnicana (Westwood, 1854)
 Aethes decimana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Aethes fennicana (M. Hering, 1924)
 Aethes flagellana (Duponchel, 1836)
 Aethes francillana (Fabricius, 1794)
 Aethes hartmanniana (Clerck, 1759)
 Aethes kindermanniana (Treitschke, 1830)
 Aethes margaritana (Haworth, 1811)
 Aethes margarotana (Duponchel, 1836)
 Aethes moribundana (Staudinger, 1859)
 Aethes nefandana (Kennel, 1899)
 Aethes rubigana (Treitschke, 1830)
 Aethes rutilana (Hübner, 1817)
 Aethes sanguinana (Treitschke, 1830)
 Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781)
 Aethes tesserana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Aethes triangulana (Treitschke, 1835)
 Aethes williana (Brahm, 1791)
 Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)
 Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)
 Aleimma loeflingiana (Linnaeus, 1758)
 Ancylis achatana (Denis & Schiffermuller, 1775) — Листокрутка полохлива
 Ancylis apicella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ancylis badiana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ancylis comptana (Frolich, 1828) — Листокрутка сунична
 Ancylis geminana (Donovan, 1806)
 Ancylis laetana (Fabricius, 1775)
 Ancylis mitterbacheriana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ancylis myrtillana (Treitschke, 1830)
 Ancylis obtusana (Haworth, 1811)
 Ancylis paludana Barrett, 1871
 Ancylis selenana (Guenee, 1845)
 Ancylis tineana (Hübner, 1799)
 Ancylis uncella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ancylis unculana (Haworth, 1811)
 Ancylis unguicella (Linnaeus, 1758)
 Ancylis upupana (Treitschke, 1835)
 Aphelia viburniana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Aphelia ferugana (Hübner, 1793)
 Aphelia paleana (Hübner, 1793)
 Aphelia unitana (Hübner, 1799)
 Apotomis betuletana (Haworth, 1811)
 Apotomis capreana (Hübner, 1817)
 Apotomis infida (Heinrich, 1926)
 Apotomis inundana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Apotomis lineana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Apotomis sauciana (Frolich, 1828)
 Apotomis semifasciana (Haworth, 1811)
 Apotomis sororculana (Zetterstedt, 1839)
 Apotomis turbidana Hübner, 1825
 Archips betulana (Hübner, 1787)
 Archips crataegana (Hübner, 1799) — Листокрутка глодова
 Archips oporana (Linnaeus, 1758)
 Archips podana (Scopoli, 1763)
 Archips rosana (Linnaeus, 1758)
 Archips xylosteana (Linnaeus, 1758)
 Argyroploce arbutella (Linnaeus, 1758)
 Argyroploce externa (Eversmann, 1844)
 Argyroploce lediana (Linnaeus, 1758)
 Argyroploce noricana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Argyroploce roseomaculana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Argyrotaenia ljungiana (Thunberg, 1797)
 Aterpia anderreggana Guenee, 1845
 Aterpia corticana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Bactra furfurana (Haworth, 1811)
 Bactra lacteana Caradja, 1916
 Bactra lancealana (Hübner, 1799)
 Bactra robustana (Christoph, 1872)
 Barbara herrichiana Obraztsov, 1960
 Capricornia boisduvaliana (Duponchel, 1836)
 Capua vulgana (Frolich, 1828)
 Celypha aurofasciana (Haworth, 1811)
 Celypha capreolana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Celypha cespitana (Hübner, 1817)
 Celypha flavipalpana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Celypha rivulana (Scopoli, 1763)
 Celypha rosaceana Schlager, 1847
 Celypha rufana (Scopoli, 1763)
 Celypha rurestrana (Duponchel, 1843)
 Celypha siderana (Treitschke, 1835)
 Celypha striana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Celypha woodiana (Barrett, 1882)
 Choristoneura diversana (Hübner, 1817)
 Choristoneura hebenstreitella (Muller, 1764)
 Choristoneura murinana (Hübner, 1799)
 Clepsis consimilana (Hübner, 1817)
 Clepsis lindebergi (Krogerus, 1952)
 Clepsis pallidana (Fabricius, 1776)
 Clepsis rogana (Guenee, 1845)
 Clepsis rurinana (Linnaeus, 1758)
 Clepsis senecionana (Hübner, 1819)
 Clepsis spectrana (Treitschke, 1830)
 Clepsis steineriana (Hübner, 1799)
 Cnephasia alticolana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cnephasia asseclana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cnephasia chrysantheana (Duponchel, 1843)
 Cnephasia communana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cnephasia ecullyana Real, 1951
 Cnephasia genitalana Pierce & Metcalfe, 1922
 Cnephasia longana (Haworth, 1811)
 Cnephasia oxyacanthana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799)
  (Zeller, 1847)
 Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849)
 Cnephasia abrasana (Duponchel, 1843)
 Cnephasia incertana (Treitschke, 1835)
 Cochylidia heydeniana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cochylidia implicitana (Wocke, 1856)
 Cochylidia moguntiana (Rossler, 1864)
 Cochylidia richteriana (Fischer v. Röslerstamm, 1837)
 Cochylidia rupicola (Curtis, 1834)
 Cochylidia subroseana (Haworth, 1811)
 Cochylimorpha alternana (Stephens, 1834)
 Cochylimorpha elongana (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
 Cochylimorpha halophilana (Christoph, 1872)
 Cochylimorpha hilarana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cochylimorpha obliquana (Eversmann, 1844)
 Cochylimorpha straminea (Haworth, 1811)
 Cochylimorpha woliniana (Schleich, 1868)
 Cochylis atricapitana (Stephens, 1852)
 Cochylis dubitana (Hübner, 1799)
 Cochylis epilinana Duponchel, 1842
 Cochylis flaviciliana (Westwood, 1854)
 Cochylis hybridella (Hübner, 1813)
 Cochylis nana (Haworth, 1811)
 Cochylis pallidana Zeller, 1847
 Cochylis posterana Zeller, 1847
 Cochylis roseana (Haworth, 1811)
 Corticivora piniana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Crocidosema plebejana Zeller, 1847
 Cydia amplana (Hübner, 1800)
 Cydia conicolana (Heylaerts, 1874)
 Cydia coniferana (Saxesen, 1840)
 Cydia corollana (Hübner, 1823)
 Cydia cosmophorana (Treitschke, 1835)
 Cydia duplicana (Zetterstedt, 1839)
 Cydia exquisitana (Rebel, 1889)
 Cydia fagiglandana (Zeller, 1841)
 Cydia grunertiana (Ratzeburg, 1868)
 Cydia honorana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cydia ilipulana (Walsingham, 1903)
 Cydia illutana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cydia indivisa (Danilevsky, 1963)
 Cydia inquinatana (Hübner, 1800)
 Cydia intexta (Kuznetsov, 1962)
 Cydia leguminana (Lienig & Zeller, 1846)
 Cydia medicaginis (Kuznetsov, 1962)
 Cydia microgrammana (Guenee, 1845)
 Cydia millenniana (Adamczewski, 1967)
 Cydia nigricana (Fabricius, 1794)
 Cydia oxytropidis (Martini, 1912)
 Cydia pactolana (Zeller, 1840)
 Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)
 Cydia pyrivora (Danilevsky, 1947)
 Cydia servillana (Duponchel, 1836)
 Cydia splendana (Hübner, 1799)
 Cydia strobilella (Linnaeus, 1758)
 Cydia succedana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cydia zebeana (Ratzeburg, 1840)
 Cymolomia hartigiana (Saxesen, 1840)
 Diceratura ostrinana (Guenee, 1845)
 Dichelia histrionana (Frolich, 1828)
 Dichrorampha acuminatana (Lienig & Zeller, 1846)
 Dichrorampha aeratana (Pierce & Metcalfe, 1915)
 Dichrorampha agilana (Tengstrom, 1848)
 Dichrorampha alpinana (Treitschke, 1830)
 Dichrorampha cacaleana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Dichrorampha cinerascens (Danilevsky, 1948)
 Dichrorampha consortana Stephens, 1852
 Dichrorampha distinctana (Heinemann, 1863)
 Dichrorampha eximia (Danilevsky, 1948)
 Dichrorampha flavidorsana Knaggs, 1867
 Dichrorampha gruneriana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Dichrorampha heegerana (Duponchel, 1843)
 Dichrorampha incognitana (Kremky & Maslowski, 1933)
 Dichrorampha incursana (Herrich-Schäffer, 1851)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
 Dichrorampha montanana (Duponchel, 1843)
 Dichrorampha nigrobrunneana (Toll, 1942)
 Dichrorampha obscuratana (Wolff, 1955)
 Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758)
 Dichrorampha plumbagana (Treitschke, 1830)
 Dichrorampha plumbana (Scopoli, 1763)
 Dichrorampha podoliensis (Toll, 1942)
 Dichrorampha sedatana Busck, 1906
 Dichrorampha senectana Guenee, 1845
 Dichrorampha sequana (Hübner, 1799)
 Dichrorampha simpliciana (Haworth, 1811)
 Dichrorampha sylvicolana Heinemann, 1863
 Dichrorampha vancouverana McDunnough, 1935
 Doloploca punctulana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eana derivana (de La Harpe, 1858)
 Eana incanana (Stephens, 1852)
 Eana penziana (Thunberg, 1791)
 Eana argentana (Clerck, 1759)
 Eana osseana (Scopoli, 1763)
 Eana canescana (Guenee, 1845)
 Enarmonia formosana (Scopoli, 1763) — Листокрутка вишнева
 Endothenia ericetana (Humphreys & Westwood, 1845)
 Endothenia gentianaeana (Hübner, 1799)
 Endothenia lapideana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Endothenia marginana (Haworth, 1811)
 Endothenia nigricostana (Haworth, 1811)
 Endothenia oblongana (Haworth, 1811)
 Endothenia pullana (Haworth, 1811)
 Endothenia quadrimaculana (Haworth, 1811)
 Endothenia ustulana (Haworth, 1811)
 Epagoge grotiana (Fabricius, 1781)
 Epibactra immundana (Eversmann, 1844)
 Epiblema chretieni Obraztsov, 1952
 Epiblema cirsiana (Zeller, 1843)
 Epiblema cnicicolana (Zeller, 1847)
 Epiblema costipunctana (Haworth, 1811)
 Epiblema foenella (Linnaeus, 1758)
 Epiblema grandaevana (Lienig & Zeller, 1846)
 Epiblema graphana (Treitschke, 1835)
 Epiblema hepaticana (Treitschke, 1835)
 Epiblema inulivora (Meyrick, 1932)
 Epiblema junctana (Herrich-Schäffer, 1856)
 Epiblema mendiculana (Treitschke, 1835)
 Epiblema sarmatana (Christoph, 1872)
 Epiblema scutulana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Epiblema similana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Epiblema sticticana (Fabricius, 1794)
 Epiblema turbidana (Treitschke, 1835)
 Epinotia abbreviana (Fabricius, 1794)
 Epinotia bilunana (Haworth, 1811)
 Epinotia brunnichana (Linnaeus, 1767)
 Epinotia caprana (Fabricius, 1798)
 Epinotia cruciana (Linnaeus, 1761)
 Epinotia demarniana (Fischer v. Röslerstamm, 1840)
 Epinotia festivana (Hübner, 1799)
 Epinotia fraternana (Haworth, 1811)
 Epinotia granitana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia immundana (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
 Epinotia kochiana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia maculana (Fabricius, 1775)
 Epinotia mercuriana (Frolich, 1828)
 Epinotia nanana (Treitschke, 1835)
 Epinotia nemorivaga (Tengstrom, 1848)
 Epinotia nigricana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia nisella (Clerck, 1759)
 Epinotia pusillana (Peyerimhoff, 1863)
 Epinotia pygmaeana (Hübner, 1799)
 Epinotia ramella (Linnaeus, 1758)
 Epinotia rubiginosana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia signatana (Douglas, 1845)
  Patocka & Jaros, 1991
 Epinotia solandriana (Linnaeus, 1758)
 Epinotia sordidana (Hübner, 1824)
 Epinotia subocellana (Donovan, 1806)
 Epinotia subsequana (Haworth, 1811)
 Epinotia tedella (Clerck, 1759)
 Epinotia tenerana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811)
 Epinotia thapsiana (Zeller, 1847)
 Epinotia trigonella (Linnaeus, 1758)
 Eriopsela quadrana (Hübner, 1813)
 Eucosma aemulana (Schlager, 1849)
 Eucosma albidulana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Eucosma aspidiscana (Hübner, 1817)
 Eucosma balatonana (Osthelder, 1937)
 Eucosma campoliliana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eucosma cana (Haworth, 1811)
 Eucosma conterminana (Guenee, 1845)
 Eucosma cumulana (Guenee, 1845)
 Eucosma fervidana (Zeller, 1847)
 Eucosma hohenwartiana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eucosma lacteana (Treitschke, 1835)
 Eucosma lugubrana (Treitschke, 1830)
 Eucosma metzneriana (Treitschke, 1830)
 Eucosma obumbratana (Lienig & Zeller, 1846)
 Eucosma parvulana (Wilkinson, 1859)
 Eucosma pupillana (Clerck, 1759)
 Eucosma rubescana (Constant, 1895)
 Eucosma scorzonerana (Benander, 1942)
 Eucosma tripoliana (Barrett, 1880)
 Eucosma tundrana (Kennel, 1900)
 Eucosma wimmerana (Treitschke, 1835)
 Eucosmomorpha albersana (Hübner, 1813)
 Eudemis porphyrana (Hübner, 1799)
 Eudemis profundana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eugnosta lathoniana (Hübner, 1800)
 Eugnosta magnificana (Rebel, 1914)
 Eugnosta parreyssiana (Duponchel, 1843)
 Eulia ministrana (Linnaeus, 1758) — Ейлія іржава
 Eupoecilia ambiguella (Hübner, 1796) — Листокрутка дволітна
 Eupoecilia angustana (Hübner, 1799)
 Eupoecilia cebrana (Hübner, 1813)
 Eupoecilia sanguisorbana (Herrich-Schäffer, 1856)
 Exapate congelatella (Clerck, 1759)
 Falseuncaria degreyana (McLachlan, 1869)
 Falseuncaria ruficiliana (Haworth, 1811)
 Fulvoclysia nerminae Kocak, 1982
 Gibberifera simplana (Fischer v. Röslerstamm, 1836)
 Grapholita andabatana (Wolff, 1957)
 Grapholita funebrana Treitschke, 1835
 Grapholita janthinana (Duponchel, 1843)
 Grapholita lobarzewskii (Nowicki, 1860)
 Grapholita molesta (Busck, 1916)
 Grapholita tenebrosana Duponchel, 1843
 Grapholita caecana Schlager, 1847
 Grapholita compositella (Fabricius, 1775)
 Grapholita coronillana Lienig & Zeller, 1846
 Grapholita delineana Walker, 1863
 Grapholita difficilana (Walsingham, 1900)
 Grapholita discretana Wocke, 1861
 Grapholita fissana (Frolich, 1828)
 Grapholita gemmiferana Treitschke, 1835
 Grapholita internana (Guenee, 1845)
 Grapholita jungiella (Clerck, 1759)
 Grapholita larseni Rebel, 1903
 Grapholita lathyrana (Hübner, 1822)
 Grapholita lunulana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Grapholita nebritana Treitschke, 1830
 Grapholita nigrostriana Snellen, 1883
 Grapholita orobana Treitschke, 1830
 Grapholita pallifrontana Lienig & Zeller, 1846
 Gravitarmata margarotana (Heinemann, 1863)
 Gynnidomorpha alismana (Ragonot, 1883)
 Gynnidomorpha minimana (Caradja, 1916)
 Gynnidomorpha permixtana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Gynnidomorpha vectisana (Humphreys & Westwood, 1845)
 Gypsonoma aceriana (Duponchel, 1843)
 Gypsonoma dealbana (Frolich, 1828)
 Gypsonoma minutana (Hübner, 1799)
 Gypsonoma nitidulana (Lienig & Zeller, 1846)
 Gypsonoma oppressana (Treitschke, 1835)
 Gypsonoma sociana (Haworth, 1811)
 Hedya dimidiana (Clerck, 1759)
 Hedya nubiferana (Haworth, 1811)
 Hedya ochroleucana (Frolich, 1828)
 Hedya pruniana (Hübner, 1799)
 Hedya salicella (Linnaeus, 1758)
 Hysterophora maculosana (Haworth, 1811)
 Isotrias hybridana (Hübner, 1817)
 Lathronympha strigana (Fabricius, 1775)
 Lepteucosma huebneriana Kocak, 1980
 Lobesia abscisana (Doubleday, 1849)
 Lobesia andereggiana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Lobesia artemisiana (Zeller, 1847)
 Lobesia bicinctana (Duponchel, 1844)
 Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lobesia reliquana (Hübner, 1825)
 Lobesia virulenta Bae & Komai, 1991
 Lobesia euphorbiana (Freyer, 1842)
 Lobesia occidentis Falkovitsh, 1970
 Lozotaenia forsterana (Fabricius, 1781)
 Metendothenia atropunctana (Zetterstedt, 1839)
 Neosphaleroptera nubilana (Hübner, 1799)
 Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758)
 Notocelia incarnatana (Hübner, 1800)
 Notocelia roborana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Notocelia rosaecolana (Doubleday, 1850)
 Notocelia tetragonana (Stephens, 1834)
 Notocelia trimaculana (Haworth, 1811)
 Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758)
 Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)
 Olindia schumacherana (Fabricius, 1787)
 Oporopsamma wertheimsteini (Rebel, 1913)
 Orthotaenia undulana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pammene agnotana Rebel, 1914
 Pammene albuginana (Guenee, 1845)
 Pammene amygdalana (Duponchel, 1842)
 Pammene argyrana (Hübner, 1799)
 Pammene aurana (Fabricius, 1775)
 Pammene aurita Razowski, 1991
 Pammene christophana (Moschler, 1862)
 Pammene fasciana (Linnaeus, 1761)
 Pammene gallicana (Guenee, 1845)
 Pammene gallicolana (Lienig & Zeller, 1846)
 Pammene germmana (Hübner, 1799)
 Pammene giganteana (Peyerimhoff, 1863)
 Pammene insulana (Guenee, 1845)
 Pammene obscurana (Stephens, 1834)
 Pammene ochsenheimeriana (Lienig & Zeller, 1846)
 Pammene populana (Fabricius, 1787)
 Pammene querceti (Gozmany, 1957)
 Pammene regiana (Zeller, 1849)
 Pammene rhediella (Clerck, 1759)
 Pammene spiniana (Duponchel, 1843)
 Pammene splendidulana (Guenee, 1845)
 Pammene suspectana (Lienig & Zeller, 1846)
 Pammene trauniana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pandemis cerasana (Hübner, 1786)
 Pandemis cinnamomeana (Treitschke, 1830)
 Pandemis corylana (Fabricius, 1794) — Листокрутка кривовуса ліщинова
 Pandemis dumetana (Treitschke, 1835)
 Pandemis heparana (Denis & Schiffermuller, 1775) — Листокрутка вербова кривовуса
 Paramesia gnomana (Clerck, 1759)
 Pelochrista caecimaculana (Hübner, 1799)
 Pelochrista decolorana (Freyer, 1842)
 Pelochrista hepatariana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Pelochrista huebneriana (Lienig & Zeller, 1846)
 Pelochrista infidana (Hübner, 1824)
 Pelochrista modicana (Zeller, 1847)
 Pelochrista mollitana (Zeller, 1847)
  Kuznetsov, 1978
 Pelochrista subtiliana (Jackh, 1960)
 Periclepsis cinctana (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Kennel, 1913)
 Phalonidia affinitana (Douglas, 1846)
 Phalonidia albipalpana (Zeller, 1847)
 Phalonidia contractana (Zeller, 1847)
 Phalonidia curvistrigana (Stainton, 1859)
 Phalonidia gilvicomana (Zeller, 1847)
 Phalonidia manniana (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
 Phaneta pauperana (Duponchel, 1843)
 Phiaris bipunctana (Fabricius, 1794)
 Phiaris metallicana (Hübner, 1799)
 Phiaris micana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Phiaris obsoletana (Zetterstedt, 1839)
 Phiaris palustrana (Lienig & Zeller, 1846)
 Phiaris schulziana (Fabricius, 1776)
 Phiaris scoriana (Guenee, 1845)
 Phiaris septentrionana (Curtis, 1835)
 Phiaris stibiana (Guenee, 1845)
 Phiaris turfosana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Phiaris umbrosana (Freyer, 1842)
 Philedone gerningana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Philedonides lunana (Thunberg, 1784)
 Philedonides rhombicana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Phtheochroa annae Huemer, 1990
 Phtheochroa inopiana (Haworth, 1811)
 Phtheochroa pulvillana Herrich-Schäffer, 1851
 Phtheochroa schreibersiana (Frolich, 1828)
 Phtheochroa sodaliana (Haworth, 1811)
 Piniphila bifasciana (Haworth, 1811)
 Pristerognatha fuligana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pristerognatha penthinana (Guenee, 1845)
 Prochlidonia amiantana (Hübner, 1799)
 Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775)
 Pseudeulia asinana (Hübner, 1799)
 Pseudococcyx mughiana (Zeller, 1868)
 Pseudococcyx posticana (Zetterstedt, 1839)
 Pseudococcyx turionella (Linnaeus, 1758)
 Pseudohermenias abietana (Fabricius, 1787)
 Pseudosciaphila branderiana (Linnaeus, 1758)
 Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758)
 Ptycholomoides aeriferana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Retinia perangustana (Snellen, 1883)
 Retinia resinella (Linnaeus, 1758)
 Rhopobota myrtillana (Humphreys & Westwood, 1845)
 Rhopobota naevana (Hübner, 1817)
 Rhopobota stagnana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Rhopobota ustomaculana (Curtis, 1831)
 Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Rhyacionia duplana (Hübner, 1813)
 Rhyacionia pinicolana (Doubleday, 1849)
 Rhyacionia pinivorana (Lienig & Zeller, 1846)
 Selania leplastriana (Curtis, 1831)
 Selenodes karelica (Tengstrom, 1875)
 Sparganothis pilleriana (Denis & Schiffermuller, 1775) — Листокрутка виноградна
 Spatalistis bifasciana (Hübner, 1787)
 Spilonota laricana (Heinemann, 1863)
 Spilonota ocellana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Stictea mygindiana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Strophedra nitidana (Fabricius, 1794)
 Strophedra weirana (Douglas, 1850)
 Syndemis musculana (Hübner, 1799)
 Thiodia citrana (Hübner, 1799)
 Thiodia torridana (Lederer, 1859)
 Thiodia trochilana (Frolich, 1828)
 Tortricodes alternella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Tortrix viridana Linnaeus, 1758
 Xerocnephasia rigana (Sodoffsky, 1829)
 Zeiraphera griseana (Hübner, 1799)
 Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794)
 Zeiraphera ratzeburgiana (Saxesen, 1840)
 Zeiraphera rufimitrana (Herrich-Schäffer, 1851)

Urodidae 
 Wockia asperipunctella (Bruand, 1851)

Yponomeutidae 

 Cedestis gysseleniella Zeller, 1839
 Cedestis subfasciella (Stephens, 1834)
 Euhyponomeuta stannella (Thunberg, 1788)
 Euhyponomeutoides albithoracellus Gaj, 1954
 Euhyponomeutoides ribesiella (Joannis, 1900)
 Kessleria saxifragae (Stainton, 1868)
 Kessleria alpicella (Stainton, 1851)
 Kessleria zimmermanni Nowicki, 1864
 Niphonympha dealbatella (Zeller, 1847)
 Ocnerostoma friesei Svensson, 1966
 Ocnerostoma piniariella Zeller, 1847
 Paraswammerdamia albicapitella (Scharfenberg, 1805)
 Paraswammerdamia nebulella (Goeze, 1783)
 Pseudoswammerdamia combinella (Hübner, 1786)
 Scythropia crataegella (Linnaeus, 1767)
 Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796)
 Swammerdamia compunctella Herrich-Schäffer, 1855
 Swammerdamia pyrella (Villers, 1789)
 Yponomeuta cagnagella (Hübner, 1813)
 Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758)
 Yponomeuta irrorella (Hübner, 1796)
 Yponomeuta malinellus Zeller, 1838
 Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758)
 Yponomeuta plumbella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Yponomeuta sedella Treitschke, 1832
 Zelleria hepariella Stainton, 1849

Ypsolophidae 

 Ochsenheimeria taurella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ochsenheimeria urella Fischer von Röslerstamm, 1842
 Ochsenheimeria vacculella Fischer von Röslerstamm, 1842
 Ypsolopha alpella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ypsolopha asperella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha chazariella (Mann, 1866)
 Ypsolopha coriacella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Ypsolopha dentella (Fabricius, 1775)
 Ypsolopha falcella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ypsolopha horridella (Treitschke, 1835)
 Ypsolopha leuconotella (Snellen, 1884)
 Ypsolopha lucella (Fabricius, 1775)
 Ypsolopha mucronella (Scopoli, 1763)
 Ypsolopha nemorella (Linnaeus, 1758)
 Ypsolopha parenthesella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha persicella (Fabricius, 1787) — Міль серпокрила персикова
 Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha sequella (Clerck, 1759)
 Ypsolopha sylvella (Linnaeus, 1767)
 Ypsolopha ustella (Clerck, 1759)
 Ypsolopha vittella (Linnaeus, 1758)

Zygaenidae 

 Adscita geryon (Hübner, 1813)
 Adscita statices (Linnaeus, 1758)
 Jordanita chloros (Hübner, 1813)
 Jordanita globulariae (Hübner, 1793)
 Jordanita graeca (Jordan, 1907)
 Jordanita subsolana (Staudinger, 1862)
 Jordanita budensis (Ad. & Au. Speyer, 1858)
 Jordanita notata (Zeller, 1847)
 Rhagades pruni (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Theresimima ampellophaga (Bayle-Barelle, 1808)
 Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
 Zygaena brizae (Esper, 1800)
 Zygaena cynarae (Esper, 1789)
 Zygaena laeta (Hübner, 1790) — Красик веселий
 Zygaena minos (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Zygaena punctum Ochsenheimer, 1808
 Zygaena purpuralis (Brunnich, 1763)
 Zygaena angelicae Ochsenheimer, 1808
 Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767)
 Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
 Zygaena lonicerae (Scheven, 1777)
 Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Zygaena osterodensis Reiss, 1921
 Zygaena trifolii (Esper, 1783)
 Zygaena viciae (Denis & Schiffermüller, 1775)

Посилання 
 Fauna Europaea

Словаччина
л
Фауна Словаччини